|-
|(27001)||1998 DC6|| align=right|13,1|| align=right|3,187|| align=right|0,231|| align=right|0,09|| align=right|5,690||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27002)||1998 DV9|| align=right|18,2|| align=right|1,744|| align=right|0,434|| align=right|8,70|| align=right|2,303||APL PHA||23. února 1998||Mauna Kea||D. J. Tholen; R. Whiteley
|-
|(27003) Katoizumi||1998 DB13|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,170|| align=right|4,01|| align=right|5,381||MBA||21. února 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(27004)||1998 DP23|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,079|| align=right|9,31|| align=right|5,247||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27005)||1998 DR35|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,232|| align=right|9,97|| align=right|3,724||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(27006)||1998 EX7|| align=right|15,0|| align=right|2,270|| align=right|0,141|| align=right|2,98|| align=right|3,419||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27007)||1998 FQ1|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,198|| align=right|3,25|| align=right|3,813||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27008)||1998 FW2|| align=right|14,1|| align=right|2,771|| align=right|0,073|| align=right|2,06|| align=right|4,612||MBA||20. března 1998||Flagstaff USNO||C. B. Luginbuhl
|-
|(27009)||1998 FB11|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,121|| align=right|6,50|| align=right|4,521||MBA||25. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27010)||1998 FR13|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,109|| align=right|10,70|| align=right|5,184||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27011)||1998 FU22|| align=right|14,5|| align=right|2,213|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|3,291||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27012)||1998 FZ46|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,127|| align=right|3,97|| align=right|3,190||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27013)||1998 FU60|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,175|| align=right|3,96|| align=right|4,423||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27014)||1998 FP106|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,166|| align=right|4,46|| align=right|4,086||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27015)||1998 HS135|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,055|| align=right|10,93|| align=right|4,280||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27016)||1998 HK143|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,107|| align=right|7,50|| align=right|3,566||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27017)||1998 JX|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,176|| align=right|5,09|| align=right|3,417||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27018)||1998 KQ52|| align=right|14,5|| align=right|2,354|| align=right|0,055|| align=right|6,14|| align=right|3,612||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27019)||1998 MN33|| align=right|13,2|| align=right|3,009|| align=right|0,129|| align=right|8,76|| align=right|5,219||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27020)||1998 OQ10|| align=right|14,3|| align=right|2,156|| align=right|0,028|| align=right|0,52|| align=right|3,164||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27021)||1998 OQ14|| align=right|14,8|| align=right|2,168|| align=right|0,087|| align=right|2,79|| align=right|3,191||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27022)||1998 QA44|| align=right|15,2|| align=right|2,223|| align=right|0,160|| align=right|5,66|| align=right|3,315||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27023)||1998 QE54|| align=right|13,9|| align=right|2,321|| align=right|0,129|| align=right|5,32|| align=right|3,534||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27024)||1998 QL57|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,022|| align=right|1,48|| align=right|3,392||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27025)||1998 QY77|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,058|| align=right|6,31|| align=right|3,472||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27026)||1998 QG86|| align=right|13,4|| align=right|2,774|| align=right|0,193|| align=right|12,15|| align=right|4,619||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27027)||1998 QA98|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,163|| align=right|6,60|| align=right|3,839||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27028)||1998 QS98|| align=right|14,1|| align=right|2,167|| align=right|0,158|| align=right|3,46|| align=right|3,190||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27029)||1998 QP105|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,117|| align=right|4,45|| align=right|3,479||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27030)||1998 QW105|| align=right|15,4|| align=right|2,464|| align=right|0,170|| align=right|9,81|| align=right|3,867||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27031)||1998 RO4|| align=right|17,9|| align=right|2,140|| align=right|0,426|| align=right|5,35|| align=right|3,129||AMR||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27032)||1998 RQ5|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,038|| align=right|0,82|| align=right|3,367||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27033)||1998 RN33|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,121|| align=right|5,54|| align=right|3,486||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27034)||1998 RL34|| align=right|15,2|| align=right|2,184|| align=right|0,156|| align=right|6,26|| align=right|3,228||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27035)||1998 RM34|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,035|| align=right|7,39|| align=right|3,370||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27036)||1998 RZ54|| align=right|15,0|| align=right|2,167|| align=right|0,129|| align=right|4,60|| align=right|3,189||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27037)||1998 RB55|| align=right|14,4|| align=right|2,251|| align=right|0,095|| align=right|5,26|| align=right|3,377||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27038)||1998 RZ57|| align=right|14,5|| align=right|2,314|| align=right|0,116|| align=right|6,32|| align=right|3,519||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27039)||1998 RU61|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,082|| align=right|3,46|| align=right|3,501||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27040)||1998 RD62|| align=right|13,8|| align=right|2,247|| align=right|0,168|| align=right|4,15|| align=right|3,367||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27041)||1998 RN63|| align=right|15,3|| align=right|2,193|| align=right|0,118|| align=right|3,37|| align=right|3,246||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27042)||1998 RD69|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,128|| align=right|0,95|| align=right|3,367||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27043)||1998 RS71|| align=right|14,8|| align=right|2,195|| align=right|0,134|| align=right|5,86|| align=right|3,252||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27044)||1998 RP74|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,137|| align=right|4,59|| align=right|3,431||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27045)||1998 RY74|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,114|| align=right|3,75|| align=right|3,330||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27046)||1998 RP75|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,045|| align=right|2,89|| align=right|3,352||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27047)||1998 RA80|| align=right|14,6|| align=right|2,241|| align=right|0,121|| align=right|5,77|| align=right|3,354||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27048)||1998 RO80|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,097|| align=right|6,67|| align=right|3,609||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27049) Kraus||1998 SB3|| align=right|13,2|| align=right|2,712|| align=right|0,084|| align=right|31,94|| align=right|4,465||MBA||18. září 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(27050)||1998 SW4|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,153|| align=right|5,86|| align=right|3,230||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27051)||1998 SM5|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,128|| align=right|13,01|| align=right|4,181||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27052)||1998 SN13|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|4,86|| align=right|3,356||MBA||21. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27053)||1998 SU21|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,115|| align=right|3,09|| align=right|3,432||MBA||17. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(27054)||1998 SA25|| align=right|13,7|| align=right|2,296|| align=right|0,051|| align=right|5,94|| align=right|3,479||MBA||18. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27055)||1998 SQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,020|| align=right|22,28|| align=right|4,118||MBA||24. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(27056) Ginoloria||1998 SB28|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,141|| align=right|10,46|| align=right|5,312||MBA||26. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27057)||1998 SP33|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,303|| align=right|4,88|| align=right|3,401||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27058)||1998 SP37|| align=right|14,9|| align=right|2,319|| align=right|0,109|| align=right|3,76|| align=right|3,532||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27059)||1998 SS37|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,136|| align=right|3,51|| align=right|3,293||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27060)||1998 SU37|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,055|| align=right|6,92|| align=right|3,599||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27061)||1998 SW53|| align=right|15,4|| align=right|2,141|| align=right|0,069|| align=right|2,61|| align=right|3,133||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27062)||1998 SJ58|| align=right|14,1|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|1,63|| align=right|3,725||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27063)||1998 SY60|| align=right|15,4|| align=right|2,191|| align=right|0,066|| align=right|3,81|| align=right|3,242||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27064)||1998 SY63|| align=right|12,8|| align=right|2,316|| align=right|0,094|| align=right|6,98|| align=right|3,524||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27065)||1998 SJ64|| align=right|13,5|| align=right|2,296|| align=right|0,072|| align=right|4,64|| align=right|3,477||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27066)||1998 SZ64|| align=right|14,6|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|4,28|| align=right|3,394||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27067)||1998 SS67|| align=right|14,5|| align=right|2,193|| align=right|0,204|| align=right|5,38|| align=right|3,247||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27068)||1998 SU74|| align=right|13,6|| align=right|2,443|| align=right|0,144|| align=right|5,76|| align=right|3,819||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27069)||1998 SK75|| align=right|14,3|| align=right|2,458|| align=right|0,075|| align=right|4,97|| align=right|3,853||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27070)||1998 SA101|| align=right|14,6|| align=right|2,203|| align=right|0,203|| align=right|6,13|| align=right|3,269||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27071)||1998 SA109|| align=right|14,1|| align=right|2,293|| align=right|0,115|| align=right|3,66|| align=right|3,471||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27072)||1998 SS117|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,158|| align=right|2,65|| align=right|3,562||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27073)||1998 SK132|| align=right|14,0|| align=right|2,524|| align=right|0,096|| align=right|4,25|| align=right|4,010||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27074)||1998 SS132|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,085|| align=right|7,37|| align=right|3,709||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27075)||1998 SY143|| align=right|15,4|| align=right|2,222|| align=right|0,147|| align=right|2,31|| align=right|3,312||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27076)||1998 ST146|| align=right|14,5|| align=right|2,201|| align=right|0,166|| align=right|2,32|| align=right|3,264||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27077)||1998 TL2|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,171|| align=right|4,21|| align=right|3,420||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27078)||1998 TC6|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,036|| align=right|3,00|| align=right|3,716||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27079) Vsetín||1998 TO6|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,172|| align=right|4,21|| align=right|3,606||MBA||15. října 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(27080)||1998 TH16|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,050|| align=right|5,15|| align=right|3,520||MBA||14. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27081)||1998 TK16|| align=right|14,4|| align=right|2,371|| align=right|0,083|| align=right|7,10|| align=right|3,650||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27082)||1998 TT30|| align=right|14,1|| align=right|2,215|| align=right|0,160|| align=right|5,29|| align=right|3,296||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27083)||1998 TG32|| align=right|14,9|| align=right|2,205|| align=right|0,071|| align=right|2,11|| align=right|3,273||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27084)||1998 TD33|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,196|| align=right|2,67|| align=right|3,183||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27085)||1998 UA1|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,174|| align=right|4,88|| align=right|3,510||MBA||19. října 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(27086)||1998 UX6|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,147|| align=right|3,57|| align=right|3,422||MBA||20. října 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(27087) Tillmannmohr||1998 UA15|| align=right|14,6|| align=right|2,386|| align=right|0,068|| align=right|6,14|| align=right|3,685||MBA||24. října 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(27088) Valmez||1998 UC15|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,106|| align=right|6,82|| align=right|3,901||MBA||22. října 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(27089)||1998 UE15|| align=right|15,1|| align=right|2,168|| align=right|0,237|| align=right|8,87|| align=right|3,192||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27090)||1998 UP18|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|5,50|| align=right|3,522||MBA||25. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27091)||1998 UY21|| align=right|14,3|| align=right|2,435|| align=right|0,160|| align=right|9,46|| align=right|3,800||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27092)||1998 UY22|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,209|| align=right|3,69|| align=right|3,402||MBA||30. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27093)||1998 UB23|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,168|| align=right|4,94|| align=right|3,511||MBA||30. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27094) Salgari||1998 UC23|| align=right|14,0|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|5,52|| align=right|3,647||MBA||25. října 1998||Cima Ekar||U. Munari; F. Castellani
|-
|(27095) Girardiwanda||1998 UE23|| align=right|14,3|| align=right|2,172|| align=right|0,170|| align=right|5,07|| align=right|3,200||MBA||25. října 1998||Cima Ekar||U. Munari; F. Castellani
|-
|(27096)||1998 UL24|| align=right|15,2|| align=right|2,167|| align=right|0,164|| align=right|3,02|| align=right|3,190||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27097)||1998 UM26|| align=right|14,3|| align=right|2,256|| align=right|0,169|| align=right|4,93|| align=right|3,387||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27098)||1998 UC41|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,075|| align=right|3,76|| align=right|3,818||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27099)||1998 UJ43|| align=right|14,6|| align=right|2,460|| align=right|0,040|| align=right|4,71|| align=right|3,858||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27100)||1998 VV6|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,184|| align=right|1,04|| align=right|3,499||MBA||12. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27101)||1998 VK7|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,168|| align=right|5,37|| align=right|3,447||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27102)||1998 VV7|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,043|| align=right|4,62|| align=right|3,378||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27103)||1998 VB15|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,178|| align=right|2,73|| align=right|3,451||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27104)||1998 VH18|| align=right|14,8|| align=right|2,142|| align=right|0,166|| align=right|5,18|| align=right|3,134||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27105)||1998 VB20|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,144|| align=right|7,76|| align=right|3,586||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27106)||1998 VV29|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,080|| align=right|6,15|| align=right|3,610||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27107)||1998 VB30|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,123|| align=right|2,39|| align=right|3,627||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27108)||1998 VM30|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,108|| align=right|2,81|| align=right|3,501||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27109)||1998 VV32|| align=right|12,1|| align=right|3,156|| align=right|0,046|| align=right|19,81|| align=right|5,605||MBA||15. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(27110)||1998 VX33|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,155|| align=right|2,01|| align=right|3,455||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27111)||1998 VV34|| align=right|13,5|| align=right|2,220|| align=right|0,145|| align=right|7,04|| align=right|3,307||MBA||12. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27112)||1998 VC35|| align=right|13,6|| align=right|2,637|| align=right|0,223|| align=right|12,08|| align=right|4,282||MBA||12. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27113)||1998 VY54|| align=right|14,8|| align=right|2,274|| align=right|0,212|| align=right|5,45|| align=right|3,429||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27114) Lukasiewicz||1998 WG2|| align=right|14,4|| align=right|3,224|| align=right|0,152|| align=right|2,10|| align=right|5,789||MBA||19. listopadu 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27115)||1998 WG3|| align=right|13,5|| align=right|2,755|| align=right|0,006|| align=right|3,15|| align=right|4,572||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27116)||1998 WL3|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,100|| align=right|7,99|| align=right|4,620||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27117)||1998 WQ3|| align=right|13,3|| align=right|2,565|| align=right|0,123|| align=right|12,41|| align=right|4,109||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27118)||1998 WD8|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,027|| align=right|6,22|| align=right|4,539||MBA||25. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27119)||1998 WH8|| align=right|14,5|| align=right|2,525|| align=right|0,118|| align=right|4,52|| align=right|4,012||MBA||25. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27120)||1998 WV8|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|3,755||MBA||28. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(27121)||1998 WV10|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,028|| align=right|1,58|| align=right|3,667||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27122)||1998 WY13|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,204|| align=right|2,33|| align=right|3,512||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27123)||1998 WM14|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,189|| align=right|1,88|| align=right|3,381||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27124)||1998 WA20|| align=right|12,6|| align=right|3,024|| align=right|0,034|| align=right|10,89|| align=right|5,258||MBA||29. listopadu 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(27125)||1998 WZ20|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,171|| align=right|2,25|| align=right|3,369||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27126)||1998 WG23|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,117|| align=right|3,29|| align=right|3,660||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27127)||1998 WB24|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,138|| align=right|10,13|| align=right|4,624||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27128)||1998 WB25|| align=right|12,7|| align=right|2,573|| align=right|0,180|| align=right|13,15|| align=right|4,127||MBA||28. listopadu 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27129)||1998 XN1|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,092|| align=right|17,45|| align=right|5,036||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27130) Dipaola||1998 XA3|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,200|| align=right|4,22|| align=right|4,031||MBA||8. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(27131)||1998 XU3|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,222|| align=right|1,85|| align=right|3,666||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27132) Ježek||1998 XJ9|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,096|| align=right|7,37|| align=right|3,661||MBA||11. prosince 1998||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(27133)||1998 XQ9|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,259|| align=right|4,20|| align=right|3,387||MBA||14. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27134)||1998 XO11|| align=right|13,6|| align=right|2,845|| align=right|0,049|| align=right|1,63|| align=right|4,799||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27135)||1998 XB12|| align=right|12,9|| align=right|2,259|| align=right|0,196|| align=right|22,63|| align=right|3,396||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27136)||1998 XJ16|| align=right|13,2|| align=right|2,348|| align=right|0,229|| align=right|12,79|| align=right|3,598||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27137)||1998 XP27|| align=right|13,5|| align=right|2,397|| align=right|0,135|| align=right|6,97|| align=right|3,709||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27138)||1998 XU42|| align=right|14,8|| align=right|2,317|| align=right|0,204|| align=right|6,20|| align=right|3,526||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27139)||1998 XX46|| align=right|12,3|| align=right|2,613|| align=right|0,161|| align=right|12,46|| align=right|4,223||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27140)||1998 XW49|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,088|| align=right|9,06|| align=right|4,681||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27141)||1998 XT52|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,154|| align=right|7,40|| align=right|3,849||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27142)||1998 XG61|| align=right|12,5|| align=right|2,734|| align=right|0,095|| align=right|15,22|| align=right|4,519||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27143)||1998 XK63|| align=right|14,9|| align=right|2,225|| align=right|0,206|| align=right|7,29|| align=right|3,318||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27144)||1998 XN74|| align=right|13,7|| align=right|3,010|| align=right|0,119|| align=right|4,39|| align=right|5,222||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27145)||1998 XC94|| align=right|14,0|| align=right|2,747|| align=right|0,031|| align=right|2,20|| align=right|4,551||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27146)||1998 YL1|| align=right|12,8|| align=right|2,666|| align=right|0,157|| align=right|11,77|| align=right|4,353||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(27147)||1998 YE2|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,013|| align=right|8,39|| align=right|5,111||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27148)||1998 YT2|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,083|| align=right|11,59|| align=right|5,192||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27149)||1998 YN3|| align=right|13,5|| align=right|2,539|| align=right|0,108|| align=right|6,10|| align=right|4,045||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27150) Annasante||1998 YQ3|| align=right|13,9|| align=right|2,806|| align=right|0,110|| align=right|14,19|| align=right|4,700||MBA||16. prosince 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(27151)||1998 YT3|| align=right|13,2|| align=right|2,901|| align=right|0,016|| align=right|2,54|| align=right|4,940||MBA||17. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27152)||1998 YN5|| align=right|13,6|| align=right|2,629|| align=right|0,193|| align=right|14,47|| align=right|4,263||MBA||21. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27153)||1998 YO5|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,079|| align=right|14,36|| align=right|4,257||MBA||21. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27154)||1998 YG7|| align=right|12,9|| align=right|3,055|| align=right|0,057|| align=right|9,94|| align=right|5,338||MBA||22. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27155)||1998 YM16|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,116|| align=right|1,14|| align=right|5,520||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27156)||1998 YK22|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,164|| align=right|6,58|| align=right|3,782||MBA||21. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27157)||1998 YK27|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,116|| align=right|4,46|| align=right|5,597||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27158)||1998 YZ29|| align=right|12,3|| align=right|2,987|| align=right|0,057|| align=right|11,36|| align=right|5,163||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27159)||1999 AA2|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,074|| align=right|4,18|| align=right|4,057||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27160)||1999 AQ4|| align=right|12,6|| align=right|3,009|| align=right|0,092|| align=right|9,94|| align=right|5,219||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27161)||1999 AR4|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,199|| align=right|9,31|| align=right|4,466||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27162)||1999 AM6|| align=right|13,4|| align=right|2,368|| align=right|0,046|| align=right|5,64|| align=right|3,644||MBA||8. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27163)||1999 AA7|| align=right|13,9|| align=right|2,418|| align=right|0,214|| align=right|1,66|| align=right|3,759||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27164)||1999 AH7|| align=right|14,0|| align=right|2,788|| align=right|0,010|| align=right|4,29|| align=right|4,655||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27165)||1999 AM7|| align=right|13,1|| align=right|3,061|| align=right|0,042|| align=right|10,08|| align=right|5,354||MBA||10. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27166)||1999 AN20|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,117|| align=right|2,31|| align=right|4,302||MBA||12. ledna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(27167)||1999 AH21|| align=right|13,6|| align=right|2,836|| align=right|0,092|| align=right|3,16|| align=right|4,774||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27168)||1999 AN21|| align=right|14,2|| align=right|2,736|| align=right|0,035|| align=right|6,35|| align=right|4,525||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27169)||1999 AS23|| align=right|12,5|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|11,78|| align=right|5,179||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27170)||1999 AN30|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,182|| align=right|1,45|| align=right|3,855||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27171)||1999 AD33|| align=right|13,2|| align=right|2,981|| align=right|0,027|| align=right|11,06|| align=right|5,147||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27172)||1999 AN34|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,089|| align=right|13,29|| align=right|4,175||MBA||15. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27173)||1999 BM1|| align=right|15,3|| align=right|2,444|| align=right|0,223|| align=right|2,02|| align=right|3,820||MBA||18. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(27174)||1999 BB2|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,270|| align=right|12,16|| align=right|4,312||MBA||19. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(27175)||1999 BS2|| align=right|12,8|| align=right|3,044|| align=right|0,049|| align=right|10,04|| align=right|5,311||MBA||18. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27176)||1999 BR3|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,199|| align=right|11,71|| align=right|3,776||MBA||19. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27177)||1999 BU3|| align=right|13,2|| align=right|3,219|| align=right|0,135|| align=right|1,29|| align=right|5,774||MBA||19. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27178)||1999 BT6|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,050|| align=right|4,70|| align=right|3,393||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(27179)||1999 BJ10|| align=right|13,7|| align=right|2,744|| align=right|0,074|| align=right|2,61|| align=right|4,544||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27180)||1999 CM1|| align=right|13,7|| align=right|2,866|| align=right|0,068|| align=right|3,04|| align=right|4,852||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27181)||1999 CX1|| align=right|13,0|| align=right|2,572|| align=right|0,194|| align=right|16,08|| align=right|4,123||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27182)||1999 CL3|| align=right|12,2|| align=right|3,040|| align=right|0,063|| align=right|11,00|| align=right|5,301||MBA||8. února 1999||Kashihara||F. Uto
|-
|(27183)||1999 CF4|| align=right|14,1|| align=right|2,598|| align=right|0,070|| align=right|12,87|| align=right|4,186||MBA||10. února 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(27184)||1999 CX4|| align=right|14,2|| align=right|2,903|| align=right|0,078|| align=right|2,07|| align=right|4,945||MBA||8. února 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(27185)||1999 CH37|| align=right|13,2|| align=right|2,739|| align=right|0,170|| align=right|14,45|| align=right|4,532||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27186)||1999 CA39|| align=right|13,5|| align=right|2,866|| align=right|0,027|| align=right|2,99|| align=right|4,851||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27187)||1999 CQ40|| align=right|13,2|| align=right|2,983|| align=right|0,081|| align=right|10,70|| align=right|5,150||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27188)||1999 CL46|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,073|| align=right|7,15|| align=right|4,527||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27189)||1999 CF51|| align=right|12,6|| align=right|3,392|| align=right|0,034|| align=right|9,25|| align=right|6,246||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27190)||1999 CW51|| align=right|12,6|| align=right|3,105|| align=right|0,047|| align=right|9,14|| align=right|5,470||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27191)||1999 CO54|| align=right|13,0|| align=right|2,981|| align=right|0,107|| align=right|9,78|| align=right|5,145||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27192)||1999 CR59|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,164|| align=right|4,93|| align=right|3,539||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27193)||1999 CD60|| align=right|14,2|| align=right|2,572|| align=right|0,145|| align=right|14,17|| align=right|4,123||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27194)||1999 CF60|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,141|| align=right|1,17|| align=right|4,177||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27195)||1999 CD61|| align=right|13,3|| align=right|3,202|| align=right|0,128|| align=right|4,57|| align=right|5,728||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27196)||1999 CF64|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,036|| align=right|15,93|| align=right|5,340||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27197)||1999 CW65|| align=right|14,7|| align=right|2,876|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,875||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27198)||1999 CR66|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,092|| align=right|10,95|| align=right|5,321||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27199)||1999 CE67|| align=right|13,2|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|12,69|| align=right|4,172||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27200)||1999 CV69|| align=right|14,3|| align=right|2,468|| align=right|0,223|| align=right|13,68|| align=right|3,876||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27201)||1999 CR70|| align=right|13,7|| align=right|2,705|| align=right|0,188|| align=right|13,02|| align=right|4,447||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27202)||1999 CU70|| align=right|12,7|| align=right|3,065|| align=right|0,069|| align=right|9,62|| align=right|5,366||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27203)||1999 CR74|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,043|| align=right|9,30|| align=right|5,631||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27204)||1999 CY74|| align=right|13,5|| align=right|3,002|| align=right|0,063|| align=right|9,90|| align=right|5,201||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27205)||1999 CY75|| align=right|13,0|| align=right|2,968|| align=right|0,166|| align=right|7,27|| align=right|5,112||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27206)||1999 CZ80|| align=right|12,4|| align=right|3,250|| align=right|0,072|| align=right|10,57|| align=right|5,857||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27207)||1999 CD97|| align=right|13,9|| align=right|2,664|| align=right|0,064|| align=right|4,04|| align=right|4,348||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27208)||1999 CF104|| align=right|14,4|| align=right|2,919|| align=right|0,144|| align=right|1,17|| align=right|4,986||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27209)||1999 CN105|| align=right|13,7|| align=right|2,968|| align=right|0,051|| align=right|10,99|| align=right|5,113||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27210)||1999 CZ105|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,203|| align=right|4,49|| align=right|4,256||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27211)||1999 CO106|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,129|| align=right|13,84|| align=right|4,180||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27212)||1999 CW106|| align=right|14,3|| align=right|2,717|| align=right|0,093|| align=right|14,08|| align=right|4,478||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27213)||1999 CA110|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,022|| align=right|8,88|| align=right|5,094||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27214)||1999 CE117|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,179|| align=right|7,68|| align=right|4,273||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27215)||1999 CK128|| align=right|13,3|| align=right|2,652|| align=right|0,280|| align=right|16,28|| align=right|4,319||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27216)||1999 CV136|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,164|| align=right|3,63|| align=right|4,397||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27217)||1999 CC154|| align=right|13,0|| align=right|3,009|| align=right|0,074|| align=right|1,94|| align=right|5,220||MBA||14. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27218)||1999 DS1|| align=right|14,2|| align=right|2,861|| align=right|0,041|| align=right|3,01|| align=right|4,839||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(27219)||1999 EL|| align=right|12,4|| align=right|3,110|| align=right|0,171|| align=right|17,08|| align=right|5,484||MBA||9. března 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(27220)||1999 FN25|| align=right|12,1|| align=right|3,151|| align=right|0,144|| align=right|11,29|| align=right|5,592||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27221)||1999 FA27|| align=right|13,7|| align=right|2,579|| align=right|0,303|| align=right|10,80|| align=right|4,141||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27222)||1999 FR34|| align=right|12,5|| align=right|3,093|| align=right|0,086|| align=right|15,30|| align=right|5,439||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27223)||1999 GC5|| align=right|12,6|| align=right|3,196|| align=right|0,162|| align=right|15,35|| align=right|5,713||MBA||7. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27224)||1999 GC9|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,087|| align=right|6,08|| align=right|3,570||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27225)||1999 GB17|| align=right|12,7|| align=right|2,678|| align=right|0,112|| align=right|13,47|| align=right|4,382||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27226)||1999 GC17|| align=right|11,5|| align=right|3,220|| align=right|0,029|| align=right|15,43|| align=right|5,776||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27227)||1999 GB48|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,129|| align=right|1,78|| align=right|5,481||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27228)||1999 JG11|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,163|| align=right|11,32|| align=right|4,574||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27229)||1999 JX37|| align=right|12,1|| align=right|3,111|| align=right|0,190|| align=right|16,81|| align=right|5,486||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27230)||1999 JD50|| align=right|14,4|| align=right|2,525|| align=right|0,039|| align=right|10,93|| align=right|4,011||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27231)||1999 JM57|| align=right|13,0|| align=right|3,094|| align=right|0,264|| align=right|14,14|| align=right|5,443||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27232)||1999 JE122|| align=right|13,9|| align=right|2,893|| align=right|0,027|| align=right|3,06|| align=right|4,920||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27233)||1999 NP8|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,083|| align=right|3,84|| align=right|4,092||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27234)||1999 RC2|| align=right|16,1|| align=right|1,620|| align=right|0,149|| align=right|24,52|| align=right|2,061||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(27235)||1999 RA46|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,186|| align=right|13,99|| align=right|4,035||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27236)||1999 RU96|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,066|| align=right|3,36|| align=right|4,328||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27237)||1999 RR102|| align=right|13,7|| align=right|2,988|| align=right|0,085|| align=right|8,44|| align=right|5,164||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27238)||1999 RL173|| align=right|14,1|| align=right|2,795|| align=right|0,047|| align=right|6,15|| align=right|4,673||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27239)||1999 RW211|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,110|| align=right|5,97|| align=right|3,462||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27240)||1999 TR36|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,084|| align=right|13,73|| align=right|3,770||MBA||12. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27241)||1999 TP93|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,080|| align=right|6,57|| align=right|3,630||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27242)||1999 TN219|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,116|| align=right|11,68|| align=right|3,730||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(27243)||1999 UK24|| align=right|14,1|| align=right|2,379|| align=right|0,142|| align=right|5,40|| align=right|3,669||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(27244)||1999 VA34|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,126|| align=right|2,04|| align=right|3,705||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27245)||1999 VJ149|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,211|| align=right|2,97|| align=right|3,721||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27246)||1999 VU194|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,092|| align=right|4,28|| align=right|3,430||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(27247)||1999 VA200|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,220|| align=right|12,11|| align=right|3,597||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(27248)||1999 VN210|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,121|| align=right|10,85|| align=right|3,449||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27249)||1999 WO8|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,110|| align=right|6,21|| align=right|3,643||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(27250)||1999 XB|| align=right|14,0|| align=right|2,639|| align=right|0,206|| align=right|15,26|| align=right|4,286||MBA||1. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27251)||1999 XG14|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,115|| align=right|14,45|| align=right|4,143||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27252)||1999 XK14|| align=right|13,1|| align=right|2,841|| align=right|0,296|| align=right|12,69|| align=right|4,788||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27253)||1999 XC28|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,137|| align=right|1,80|| align=right|3,693||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27254)||1999 XZ29|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,043|| align=right|6,30|| align=right|3,518||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27255)||1999 XD34|| align=right|13,7|| align=right|2,411|| align=right|0,114|| align=right|5,80|| align=right|3,744||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27256)||1999 XF34|| align=right|13,9|| align=right|2,716|| align=right|0,244|| align=right|25,85|| align=right|4,476||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27257)||1999 XG34|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,130|| align=right|6,79|| align=right|3,460||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27258)||1999 XF49|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,122|| align=right|1,52|| align=right|3,770||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27259)||1999 XS136|| align=right|12,4|| align=right|2,569|| align=right|0,133|| align=right|15,91|| align=right|4,116||MBA||13. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(27260)||1999 XF164|| align=right|13,5|| align=right|2,398|| align=right|0,201|| align=right|23,99|| align=right|3,714||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27261)||1999 XS165|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,110|| align=right|3,79|| align=right|3,406||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27262)||1999 XT184|| align=right|14,0|| align=right|2,319|| align=right|0,050|| align=right|7,16|| align=right|3,531||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27263)||1999 XA193|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,060|| align=right|7,02|| align=right|3,657||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27264)||1999 XQ205|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,166|| align=right|8,20|| align=right|3,605||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27265)||1999 XV233|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,778||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27266)||1999 YH|| align=right|15,0|| align=right|1,920|| align=right|0,082|| align=right|23,92|| align=right|2,660||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(27267) Wiberg||1999 YH7|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|9,14|| align=right|3,598||MBA||28. prosince 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(27268)||1999 YS9|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,075|| align=right|5,95|| align=right|3,369||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27269)||2000 AB3|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,128|| align=right|6,90|| align=right|3,461||MBA||3. ledna 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(27270) Guidotti||2000 AY4|| align=right|14,1|| align=right|2,447|| align=right|0,063|| align=right|2,79|| align=right|3,827||MBA||2. ledna 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Caronia
|-
|(27271)||2000 AD23|| align=right|13,3|| align=right|3,046|| align=right|0,052|| align=right|10,08|| align=right|5,315||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27272)||2000 AO31|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,157|| align=right|10,62|| align=right|3,694||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27273)||2000 AT34|| align=right|13,6|| align=right|2,406|| align=right|0,171|| align=right|10,76|| align=right|3,731||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27274)||2000 AW38|| align=right|15,7|| align=right|2,186|| align=right|0,083|| align=right|4,31|| align=right|3,230||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27275)||2000 AB47|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,079|| align=right|9,55|| align=right|5,138||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27276)||2000 AC54|| align=right|14,3|| align=right|2,215|| align=right|0,078|| align=right|6,69|| align=right|3,295||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27277)||2000 AY55|| align=right|15,1|| align=right|2,234|| align=right|0,098|| align=right|2,91|| align=right|3,339||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27278)||2000 AU61|| align=right|13,2|| align=right|2,568|| align=right|0,158|| align=right|6,64|| align=right|4,115||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27279)||2000 AW62|| align=right|15,4|| align=right|2,457|| align=right|0,122|| align=right|3,48|| align=right|3,850||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27280)||2000 AJ65|| align=right|14,5|| align=right|2,277|| align=right|0,031|| align=right|3,95|| align=right|3,434||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27281)||2000 AB68|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,152|| align=right|12,61|| align=right|4,179||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27282)||2000 AX91|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,142|| align=right|4,78|| align=right|3,451||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27283)||2000 AC92|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,071|| align=right|11,11|| align=right|5,187||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27284)||2000 AJ97|| align=right|14,5|| align=right|2,450|| align=right|0,141|| align=right|3,27|| align=right|3,835||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27285)||2000 AT97|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,128|| align=right|13,62|| align=right|4,171||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27286)||2000 AL111|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|4,97|| align=right|3,413||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27287)||2000 AC112|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,177|| align=right|2,90|| align=right|3,595||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27288)||2000 AQ125|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,139|| align=right|7,18|| align=right|3,451||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27289)||2000 AF126|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,200|| align=right|3,84|| align=right|4,134||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27290)||2000 AM127|| align=right|13,6|| align=right|2,413|| align=right|0,184|| align=right|11,53|| align=right|3,747||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27291)||2000 AV129|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,161|| align=right|4,88|| align=right|3,305||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27292)||2000 AC130|| align=right|14,2|| align=right|2,422|| align=right|0,229|| align=right|7,73|| align=right|3,770||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27293)||2000 AX136|| align=right|13,1|| align=right|2,493|| align=right|0,036|| align=right|7,33|| align=right|3,935||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27294)||2000 AT142|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,150|| align=right|10,61|| align=right|3,746||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27295)||2000 AU143|| align=right|13,4|| align=right|2,789|| align=right|0,075|| align=right|17,94|| align=right|4,658||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27296)||2000 AO144|| align=right|14,3|| align=right|2,250|| align=right|0,095|| align=right|6,28|| align=right|3,375||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27297)||2000 AT144|| align=right|13,5|| align=right|2,581|| align=right|0,101|| align=right|13,14|| align=right|4,147||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27298)||2000 AD146|| align=right|15,1|| align=right|1,956|| align=right|0,056|| align=right|23,97|| align=right|2,735||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27299)||2000 AU160|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,209|| align=right|7,07|| align=right|3,498||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27300)||2000 AA168|| align=right|13,6|| align=right|2,271|| align=right|0,069|| align=right|9,72|| align=right|3,423||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27301)||2000 AT168|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,092|| align=right|6,41|| align=right|3,339||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27302)||2000 AA171|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,032|| align=right|6,89|| align=right|3,429||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27303)||2000 AT180|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,109|| align=right|5,59|| align=right|3,433||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27304)||2000 AS196|| align=right|15,7|| align=right|2,198|| align=right|0,069|| align=right|5,97|| align=right|3,257||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27305)||2000 AJ203|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,209|| align=right|9,22|| align=right|5,203||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27306)||2000 AV203|| align=right|14,2|| align=right|2,623|| align=right|0,034|| align=right|13,07|| align=right|4,247||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27307)||2000 AC220|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,182|| align=right|1,89|| align=right|3,613||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27308)||2000 AW229|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,166|| align=right|8,92|| align=right|4,571||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27309)||2000 AC233|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,130|| align=right|5,26|| align=right|3,633||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27310)||2000 AD237|| align=right|13,1|| align=right|2,658|| align=right|0,157|| align=right|12,47|| align=right|4,332||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27311)||2000 AO237|| align=right|13,0|| align=right|2,597|| align=right|0,116|| align=right|14,22|| align=right|4,185||MBA||5. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27312)||2000 AD240|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,072|| align=right|7,40|| align=right|4,219||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27313)||2000 AT243|| align=right|13,7|| align=right|2,677|| align=right|0,145|| align=right|11,03|| align=right|4,380||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27314)||2000 AG247|| align=right|15,1|| align=right|2,205|| align=right|0,090|| align=right|7,49|| align=right|3,274||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27315)||2000 BC|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,100|| align=right|6,22|| align=right|4,237||MBA||16. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27316)||2000 BS3|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,161|| align=right|2,96|| align=right|3,695||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27317)||2000 BU3|| align=right|14,7|| align=right|2,195|| align=right|0,018|| align=right|4,44|| align=right|3,251||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27318)||2000 BS9|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,145|| align=right|5,04|| align=right|4,035||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27319)||2000 BV10|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,152|| align=right|1,90|| align=right|3,719||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27320)||2000 BF23|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|00,64|| align=right|3,691||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(27321)||2000 CR2|| align=right|12,9|| align=right|2,748|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|4,554||MBA||4. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27322)||2000 CW24|| align=right|13,8|| align=right|2,678|| align=right|0,044|| align=right|11,07|| align=right|4,381||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27323)||2000 CG25|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,048|| align=right|9,51|| align=right|4,292||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27324)||2000 CN25|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,223|| align=right|6,84|| align=right|4,084||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27325)||2000 CB36|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,161|| align=right|3,56|| align=right|4,040||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27326)||2000 CC37|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,164|| align=right|6,04|| align=right|4,367||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27327)||2000 CW37|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,183|| align=right|1,14|| align=right|3,774||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27328)||2000 CW45|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,063|| align=right|5,47|| align=right|3,580||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27329)||2000 CA52|| align=right|14,1|| align=right|2,297|| align=right|0,228|| align=right|5,08|| align=right|3,481||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27330)||2000 CY52|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,139|| align=right|3,74|| align=right|4,267||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27331)||2000 CE58|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,133|| align=right|13,79|| align=right|4,385||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27332)||2000 CE63|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,107|| align=right|5,74|| align=right|4,049||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27333)||2000 CX85|| align=right|13,4|| align=right|2,776|| align=right|0,159|| align=right|8,53|| align=right|4,624||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27334)||2000 CN87|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,148|| align=right|14,84|| align=right|4,082||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27335)||2000 CL88|| align=right|13,9|| align=right|2,748|| align=right|0,125|| align=right|6,61|| align=right|4,555||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27336)||2000 CZ88|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,065|| align=right|5,07|| align=right|3,398||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27337)||2000 CR90|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|11,14|| align=right|3,736||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27338)||2000 CD93|| align=right|14,7|| align=right|2,679|| align=right|0,110|| align=right|9,83|| align=right|4,384||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27339)||2000 CZ94|| align=right|13,5|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|8,17|| align=right|4,120||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27340)||2000 CH97|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,228|| align=right|15,39|| align=right|5,398||MBA||12. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(27341)||2000 CK97|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,038|| align=right|15,15|| align=right|4,129||MBA||10. února 2000||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(27342)||2000 CB102|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,169|| align=right|3,75|| align=right|3,412||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27343)||2000 CT102|| align=right|14,5|| align=right|2,331|| align=right|0,174|| align=right|4,65|| align=right|3,559||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27344) Vesevlada||2000 DM2|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,151|| align=right|2,93|| align=right|4,282||MBA||26. února 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27345)||2000 DC8|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,130|| align=right|6,59|| align=right|3,604||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27346)||2000 DN8|| align=right|16,0|| align=right|1,876|| align=right|0,399|| align=right|36,94|| align=right|2,568||AMR||27. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27347)||2000 DN14|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,438||MBA||25. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(27348)||2000 DX14|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,138|| align=right|7,08|| align=right|3,464||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(27349)||2000 DS15|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,105|| align=right|6,16|| align=right|4,427||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(27350)||2000 DA47|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,208|| align=right|1,69|| align=right|3,767||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27351)||2000 DO73|| align=right|14,2|| align=right|2,289|| align=right|0,276|| align=right|3,61|| align=right|3,463||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27352)||2000 DL74|| align=right|14,7|| align=right|2,262|| align=right|0,223|| align=right|5,05|| align=right|3,400||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27353)||2000 DY74|| align=right|14,2|| align=right|2,424|| align=right|0,065|| align=right|2,08|| align=right|3,774||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27354)||2000 DG75|| align=right|14,9|| align=right|2,419|| align=right|0,143|| align=right|1,64|| align=right|3,763||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27355)||2000 DB79|| align=right|13,2|| align=right|2,684|| align=right|0,176|| align=right|12,62|| align=right|4,398||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27356)||2000 DK88|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,089|| align=right|1,68|| align=right|3,491||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27357)||2000 DG99|| align=right|14,4|| align=right|2,484|| align=right|0,203|| align=right|4,06|| align=right|3,914||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27358)||2000 DX104|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,205|| align=right|4,79|| align=right|3,382||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27359)||2000 DT106|| align=right|12,6|| align=right|3,335|| align=right|0,114|| align=right|12,72|| align=right|6,089||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27360)||2000 DH107|| align=right|12,6|| align=right|3,090|| align=right|0,237|| align=right|20,99|| align=right|5,432||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27361)||2000 DJ112|| align=right|13,4|| align=right|3,206|| align=right|0,052|| align=right|15,64|| align=right|5,739||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27362)||2000 EO|| align=right|14,7|| align=right|3,027|| align=right|0,038|| align=right|1,68|| align=right|5,264||MBA||2. března 2000||Lake Tekapo||N. Brady
|-
|(27363)||2000 EX3|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,039|| align=right|4,62|| align=right|4,548||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27364)||2000 EJ14|| align=right|13,1|| align=right|2,915|| align=right|0,089|| align=right|1,75|| align=right|4,976||MBA||3. března 2000||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(27365)||2000 EE21|| align=right|15,2|| align=right|2,208|| align=right|0,144|| align=right|9,34|| align=right|3,281||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27366)||2000 EF29|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,238|| align=right|14,91|| align=right|5,382||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27367)||2000 ER35|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,164|| align=right|5,44|| align=right|3,471||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27368)||2000 EW36|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,178|| align=right|2,24|| align=right|3,459||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27369)||2000 EJ40|| align=right|13,5|| align=right|3,102|| align=right|0,137|| align=right|2,23|| align=right|5,461||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27370)||2000 EM40|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,153|| align=right|4,68|| align=right|5,643||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27371)||2000 ER40|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,145|| align=right|2,40|| align=right|5,615||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27372)||2000 EW42|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,133|| align=right|00,87|| align=right|5,122||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27373)||2000 EM47|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,056|| align=right|5,30|| align=right|3,659||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27374)||2000 ER47|| align=right|14,4|| align=right|2,845|| align=right|0,064|| align=right|1,77|| align=right|4,798||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27375)||2000 ER49|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,199|| align=right|7,71|| align=right|3,494||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27376)||2000 EB50|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,141|| align=right|11,93|| align=right|4,337||MBA||7. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27377)||2000 EY54|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,072|| align=right|6,89|| align=right|3,554||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27378)||2000 EG55|| align=right|12,9|| align=right|3,175|| align=right|0,117|| align=right|9,87|| align=right|5,656||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27379)||2000 EM58|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,148|| align=right|2,40|| align=right|5,439||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27380)||2000 EL61|| align=right|14,5|| align=right|2,191|| align=right|0,136|| align=right|2,02|| align=right|3,242||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27381)||2000 ES64|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,034|| align=right|4,20|| align=right|4,059||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27382)||2000 EF65|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,112|| align=right|6,60|| align=right|3,539||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27383)||2000 ES79|| align=right|14,7|| align=right|2,369|| align=right|0,073|| align=right|6,99|| align=right|3,645||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27384)||2000 ET81|| align=right|14,5|| align=right|2,480|| align=right|0,084|| align=right|3,89|| align=right|3,904||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27385)||2000 EC83|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,115|| align=right|6,34|| align=right|3,510||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27386)||2000 EO85|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,085|| align=right|6,32|| align=right|3,425||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27387)||2000 ES85|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,048|| align=right|3,92|| align=right|3,724||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27388)||2000 ET86|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,151|| align=right|12,18|| align=right|4,413||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27389)||2000 EY86|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,090|| align=right|2,86|| align=right|4,797||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27390)||2000 EC87|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|6,93|| align=right|3,430||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27391)||2000 EU90|| align=right|13,7|| align=right|2,458|| align=right|0,146|| align=right|4,25|| align=right|3,853||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27392)||2000 EW90|| align=right|15,1|| align=right|2,463|| align=right|0,091|| align=right|3,68|| align=right|3,864||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27393)||2000 EL91|| align=right|14,0|| align=right|2,361|| align=right|0,133|| align=right|6,23|| align=right|3,627||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27394)||2000 EW91|| align=right|12,4|| align=right|3,095|| align=right|0,216|| align=right|12,62|| align=right|5,445||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27395)||2000 EX94|| align=right|12,7|| align=right|2,620|| align=right|0,139|| align=right|12,44|| align=right|4,239||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27396) Shuji||2000 EE101|| align=right|11,4|| align=right|3,198|| align=right|0,082|| align=right|22,77|| align=right|5,717||MBA||13. března 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(27397)||2000 EZ103|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,113|| align=right|7,36|| align=right|4,211||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27398)||2000 EN104|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,115|| align=right|12,79|| align=right|4,394||MBA||15. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27399)||2000 EC106|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,189|| align=right|7,00|| align=right|3,777||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27400)||2000 EE106|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,122|| align=right|13,93|| align=right|4,183||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27401)||2000 EH107|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,124|| align=right|2,58|| align=right|3,528||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27402)||2000 EZ108|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,055|| align=right|10,23|| align=right|5,108||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27403)||2000 EP111|| align=right|14,3|| align=right|2,699|| align=right|0,077|| align=right|11,48|| align=right|4,434||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27404)||2000 EU112|| align=right|13,6|| align=right|3,102|| align=right|0,109|| align=right|2,40|| align=right|5,461||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27405)||2000 EX112|| align=right|14,4|| align=right|2,501|| align=right|0,138|| align=right|2,08|| align=right|3,953||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27406)||2000 EA114|| align=right|13,8|| align=right|3,013|| align=right|0,058|| align=right|11,55|| align=right|5,230||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27407)||2000 ES122|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,051|| align=right|14,26|| align=right|4,297||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27408)||2000 EJ125|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,177|| align=right|4,64|| align=right|4,416||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27409)||2000 EJ135|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,127|| align=right|6,61|| align=right|3,731||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27410)||2000 EO136|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,079|| align=right|6,91|| align=right|3,537||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27411)||2000 EF137|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,092|| align=right|6,27|| align=right|3,696||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27412)||2000 EY137|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,135|| align=right|23,44|| align=right|3,727||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27413)||2000 EW138|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,114|| align=right|12,05|| align=right|3,482||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27414)||2000 EY139|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,100|| align=right|10,13|| align=right|4,708||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27415)||2000 EO145|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,107|| align=right|6,67|| align=right|3,559||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27416)||2000 EN147|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,121|| align=right|6,57|| align=right|3,583||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27417)||2000 EN148|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,235|| align=right|4,79|| align=right|5,176||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27418)||2000 ET151|| align=right|12,7|| align=right|2,902|| align=right|0,127|| align=right|15,08|| align=right|4,942||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27419)||2000 EX153|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,153|| align=right|6,95|| align=right|4,286||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27420)||2000 EF158|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,071|| align=right|9,68|| align=right|4,109||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27421)||2000 EK164|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,144|| align=right|5,64|| align=right|4,538||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27422)||2000 ET170|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,152|| align=right|8,22|| align=right|4,658||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27423)||2000 EM177|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,108|| align=right|5,27|| align=right|3,619||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27424)||2000 EB186|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,203|| align=right|2,26|| align=right|3,412||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27425)||2000 EP198|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,108|| align=right|6,68|| align=right|3,519||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27426)||2000 EP199|| align=right|15,1|| align=right|2,477|| align=right|0,065|| align=right|13,69|| align=right|3,897||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27427)||2000 FE1|| align=right|13,0|| align=right|2,767|| align=right|0,095|| align=right|9,87|| align=right|4,602||MBA||31. března 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(27428)||2000 FD5|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,060|| align=right|9,56|| align=right|3,862||MBA||29. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27429)||2000 FL8|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,076|| align=right|4,97|| align=right|3,821||MBA||28. března 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(27430)||2000 FD12|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,145|| align=right|14,75|| align=right|4,314||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27431)||2000 FM25|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,126|| align=right|4,97|| align=right|4,105||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27432)||2000 FO27|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,216|| align=right|3,65|| align=right|4,221||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27433)||2000 FM32|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|5,88|| align=right|5,461||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27434)||2000 FJ35|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,008|| align=right|5,92|| align=right|4,474||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27435)||2000 FZ35|| align=right|14,1|| align=right|2,475|| align=right|0,124|| align=right|12,81|| align=right|3,892||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27436)||2000 FA37|| align=right|13,9|| align=right|3,104|| align=right|0,148|| align=right|3,11|| align=right|5,467||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27437)||2000 FB38|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,139|| align=right|7,27|| align=right|3,505||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27438)||2000 FM38|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,105|| align=right|2,81|| align=right|4,404||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27439)||2000 FW38|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,085|| align=right|3,61|| align=right|3,991||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27440)||2000 FD39|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,167|| align=right|4,42|| align=right|4,214||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27441)||2000 FN47|| align=right|13,9|| align=right|2,747|| align=right|0,075|| align=right|5,01|| align=right|4,552||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27442)||2000 FT48|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,098|| align=right|10,24|| align=right|5,237||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27443)||2000 FH49|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,058|| align=right|8,86|| align=right|5,195||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27444)||2000 FL49|| align=right|13,1|| align=right|3,180|| align=right|0,101|| align=right|4,84|| align=right|5,671||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27445)||2000 FB57|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,101|| align=right|5,78|| align=right|4,072||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(27446)||2000 FJ60|| align=right|15,1|| align=right|2,444|| align=right|0,114|| align=right|7,48|| align=right|3,820||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27447)||2000 GH5|| align=right|14,2|| align=right|2,383|| align=right|0,053|| align=right|5,92|| align=right|3,679||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27448)||2000 GQ6|| align=right|13,2|| align=right|2,829|| align=right|0,032|| align=right|2,51|| align=right|4,756||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27449)||2000 GD14|| align=right|14,9|| align=right|2,952|| align=right|0,102|| align=right|2,43|| align=right|5,072||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27450)||2000 GV16|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,047|| align=right|1,50|| align=right|4,367||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27451)||2000 GE20|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,107|| align=right|10,42|| align=right|5,324||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27452)||2000 GS25|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,178|| align=right|1,32|| align=right|5,346||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27453)||2000 GN26|| align=right|15,1|| align=right|2,972|| align=right|0,090|| align=right|1,70|| align=right|5,122||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27454)||2000 GM27|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,128|| align=right|00,72|| align=right|5,515||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27455)||2000 GM29|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,234|| align=right|2,14|| align=right|3,555||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27456)||2000 GK35|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,036|| align=right|1,29|| align=right|4,239||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27457)||2000 GP39|| align=right|14,6|| align=right|2,665|| align=right|0,043|| align=right|3,12|| align=right|4,350||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27458)||2000 GC42|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|00,94|| align=right|5,490||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27459)||2000 GR42|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,241|| align=right|1,95|| align=right|3,564||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27460)||2000 GW42|| align=right|13,4|| align=right|2,915|| align=right|0,026|| align=right|2,28|| align=right|4,976||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27461)||2000 GL49|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,155|| align=right|00,38|| align=right|5,681||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27462)||2000 GJ55|| align=right|14,9|| align=right|2,520|| align=right|0,093|| align=right|1,85|| align=right|4,001||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27463)||2000 GR58|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,246|| align=right|3,48|| align=right|3,581||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27464)||2000 GE59|| align=right|14,1|| align=right|2,920|| align=right|0,048|| align=right|2,94|| align=right|4,990||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27465)||2000 GB62|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,029|| align=right|3,55|| align=right|4,323||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27466)||2000 GJ65|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,140|| align=right|9,42|| align=right|4,081||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27467)||2000 GF69|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,208|| align=right|12,19|| align=right|4,394||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27468)||2000 GC71|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,067|| align=right|11,83|| align=right|3,519||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27469)||2000 GN72|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,026|| align=right|9,27|| align=right|5,305||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27470)||2000 GT72|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,173|| align=right|5,01|| align=right|4,498||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27471)||2000 GG76|| align=right|13,7|| align=right|3,043|| align=right|0,166|| align=right|1,25|| align=right|5,308||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27472)||2000 GP76|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,162|| align=right|4,24|| align=right|5,534||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27473)||2000 GV78|| align=right|13,2|| align=right|3,184|| align=right|0,197|| align=right|2,13|| align=right|5,680||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27474)||2000 GB83|| align=right|13,6|| align=right|2,660|| align=right|0,138|| align=right|14,98|| align=right|4,338||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27475)||2000 GQ85|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,125|| align=right|14,13|| align=right|4,235||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27476)||2000 GS85|| align=right|12,1|| align=right|3,137|| align=right|0,024|| align=right|15,53|| align=right|5,554||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27477)||2000 GT85|| align=right|12,3|| align=right|3,143|| align=right|0,167|| align=right|15,00|| align=right|5,570||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27478)||2000 GB86|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,021|| align=right|4,96|| align=right|3,998||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27479)||2000 GF88|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,035|| align=right|5,55|| align=right|4,594||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27480)||2000 GV88|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,191|| align=right|9,01|| align=right|3,580||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27481)||2000 GS91|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,080|| align=right|11,08|| align=right|5,210||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27482)||2000 GA92|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,075|| align=right|14,51|| align=right|4,178||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27483)||2000 GN93|| align=right|13,3|| align=right|3,001|| align=right|0,042|| align=right|10,93|| align=right|5,197||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27484)||2000 GN94|| align=right|12,0|| align=right|3,050|| align=right|0,085|| align=right|16,76|| align=right|5,325||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27485)||2000 GO94|| align=right|12,8|| align=right|3,050|| align=right|0,108|| align=right|12,29|| align=right|5,327||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27486)||2000 GQ95|| align=right|12,7|| align=right|3,051|| align=right|0,082|| align=right|9,57|| align=right|5,328||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27487)||2000 GU96|| align=right|14,1|| align=right|2,721|| align=right|0,094|| align=right|10,42|| align=right|4,487||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27488)||2000 GM98|| align=right|12,7|| align=right|3,146|| align=right|0,211|| align=right|8,75|| align=right|5,580||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27489)||2000 GW99|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,136|| align=right|13,99|| align=right|4,284||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27490)||2000 GS102|| align=right|13,8|| align=right|2,764|| align=right|0,068|| align=right|8,72|| align=right|4,594||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27491)||2000 GC104|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,132|| align=right|7,63|| align=right|5,468||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27492)||2000 GN104|| align=right|14,1|| align=right|2,532|| align=right|0,096|| align=right|3,12|| align=right|4,028||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27493)||2000 GU105|| align=right|14,1|| align=right|2,729|| align=right|0,034|| align=right|3,98|| align=right|4,506||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27494)||2000 GW108|| align=right|13,3|| align=right|2,597|| align=right|0,089|| align=right|13,40|| align=right|4,184||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27495)||2000 GD114|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,032|| align=right|3,79|| align=right|4,638||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27496)||2000 GC125|| align=right|11,8|| align=right|2,529|| align=right|0,157|| align=right|16,75|| align=right|4,020||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27497)||2000 GF125|| align=right|12,1|| align=right|3,116|| align=right|0,170|| align=right|16,94|| align=right|5,500||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27498)||2000 GH125|| align=right|12,6|| align=right|3,193|| align=right|0,130|| align=right|8,09|| align=right|5,704||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27499)||2000 GW125|| align=right|14,7|| align=right|3,209|| align=right|0,168|| align=right|10,52|| align=right|5,747||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27500) Mandelbrot||2000 GW132|| align=right|13,2|| align=right|3,174|| align=right|0,199|| align=right|1,40|| align=right|5,655||MBA||12. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27501)||2000 GP135|| align=right|14,2|| align=right|2,653|| align=right|0,104|| align=right|12,61|| align=right|4,321||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27502) Stephbecca||2000 GR137|| align=right|15,0|| align=right|2,872|| align=right|0,017|| align=right|2,97|| align=right|4,867||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(27503)||2000 GM140|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,060|| align=right|3,04|| align=right|4,490||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27504)||2000 GK141|| align=right|12,8|| align=right|3,019|| align=right|0,100|| align=right|11,34|| align=right|5,244||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27505)||2000 GN141|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,179|| align=right|8,89|| align=right|4,220||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27506)||2000 GQ141|| align=right|14,9|| align=right|2,485|| align=right|0,089|| align=right|6,25|| align=right|3,916||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27507)||2000 GS141|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,137|| align=right|8,61|| align=right|4,046||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27508)||2000 GS142|| align=right|12,1|| align=right|3,001|| align=right|0,100|| align=right|11,00|| align=right|5,197||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27509)||2000 GB143|| align=right|13,2|| align=right|3,088|| align=right|0,033|| align=right|11,50|| align=right|5,426||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27510)||2000 GD143|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,095|| align=right|9,56|| align=right|4,359||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27511)||2000 GD153|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,091|| align=right|5,65|| align=right|3,736||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27512)||2000 GC167|| align=right|14,8|| align=right|2,211|| align=right|0,065|| align=right|6,33|| align=right|3,286||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27513)||2000 GY169|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,221|| align=right|27,25|| align=right|3,459||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27514) Markov||2000 HM3|| align=right|13,7|| align=right|2,879|| align=right|0,032|| align=right|2,98|| align=right|4,884||MBA||26. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27515)||2000 HM7|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,181|| align=right|2,33|| align=right|3,860||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27516)||2000 HN10|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,136|| align=right|2,73|| align=right|5,689||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27517)||2000 HD13|| align=right|13,9|| align=right|2,628|| align=right|0,093|| align=right|2,07|| align=right|4,259||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27518)||2000 HE14|| align=right|13,0|| align=right|3,162|| align=right|0,071|| align=right|10,91|| align=right|5,621||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27519)||2000 HV20|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,037|| align=right|4,57|| align=right|4,684||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27520)||2000 HL26|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,120|| align=right|3,53|| align=right|5,380||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27521)||2000 HS26|| align=right|14,4|| align=right|2,876|| align=right|0,069|| align=right|2,91|| align=right|4,876||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27522)||2000 HF29|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,059|| align=right|3,34|| align=right|4,281||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27523)||2000 HC31|| align=right|13,4|| align=right|3,045|| align=right|0,131|| align=right|11,23|| align=right|5,313||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27524)||2000 HZ33|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,139|| align=right|7,57|| align=right|4,224||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27525) Vartovka||2000 HZ34|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,179|| align=right|4,94|| align=right|3,377||MBA||29. dubna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(27526)||2000 HP51|| align=right|13,6|| align=right|2,736|| align=right|0,096|| align=right|4,79|| align=right|4,524||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27527)||2000 HL52|| align=right|14,2|| align=right|2,856|| align=right|0,019|| align=right|3,05|| align=right|4,825||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27528)||2000 HS54|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,056|| align=right|2,37|| align=right|5,386||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27529)||2000 HJ64|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,131|| align=right|6,27|| align=right|3,630||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27530)||2000 HC66|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,103|| align=right|8,25|| align=right|5,566||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27531)||2000 HH66|| align=right|13,0|| align=right|3,084|| align=right|0,077|| align=right|9,49|| align=right|5,416||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27532)||2000 HL66|| align=right|13,8|| align=right|2,841|| align=right|0,148|| align=right|8,15|| align=right|4,788||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27533)||2000 HP70|| align=right|14,5|| align=right|2,729|| align=right|0,113|| align=right|4,94|| align=right|4,509||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27534)||2000 HB76|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,107|| align=right|4,26|| align=right|4,152||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27535)||2000 HL76|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,088|| align=right|11,77|| align=right|5,356||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27536)||2000 HY77|| align=right|13,5|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|4,77|| align=right|4,232||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27537)||2000 HZ83|| align=right|12,8|| align=right|3,087|| align=right|0,187|| align=right|16,08|| align=right|5,422||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27538)||2000 HB89|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,205|| align=right|4,38|| align=right|3,422||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27539)||2000 HB97|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,115|| align=right|6,77|| align=right|3,561||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27540)||2000 HA100|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,055|| align=right|10,43|| align=right|4,060||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27541)||2000 JU2|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,057|| align=right|14,34|| align=right|5,152||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27542)||2000 JB11|| align=right|13,7|| align=right|2,743|| align=right|0,078|| align=right|4,27|| align=right|4,541||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27543)||2000 JC13|| align=right|12,9|| align=right|3,117|| align=right|0,190|| align=right|9,55|| align=right|5,502||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27544)||2000 JR14|| align=right|13,7|| align=right|3,058|| align=right|0,150|| align=right|2,38|| align=right|5,346||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27545)||2000 JX16|| align=right|13,4|| align=right|2,796|| align=right|0,162|| align=right|9,97|| align=right|4,674||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27546)||2000 JB17|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,142|| align=right|7,65|| align=right|3,798||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27547)||2000 JW20|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,094|| align=right|3,89|| align=right|5,612||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27548)||2000 JY22|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,083|| align=right|12,78|| align=right|4,649||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27549)||2000 JF23|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,049|| align=right|8,59|| align=right|4,085||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27550)||2000 JC24|| align=right|13,7|| align=right|2,655|| align=right|0,182|| align=right|10,77|| align=right|4,325||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27551)||2000 JU31|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,044|| align=right|2,38|| align=right|4,144||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27552)||2000 JZ32|| align=right|12,6|| align=right|3,007|| align=right|0,104|| align=right|9,64|| align=right|5,212||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27553)||2000 JB39|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,147|| align=right|2,74|| align=right|5,708||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27554)||2000 JM39|| align=right|13,7|| align=right|2,690|| align=right|0,176|| align=right|11,85|| align=right|4,412||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27555)||2000 JT43|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,062|| align=right|10,55|| align=right|5,381||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27556)||2000 JO54|| align=right|14,1|| align=right|2,477|| align=right|0,052|| align=right|4,39|| align=right|3,898||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27557)||2000 JP55|| align=right|12,7|| align=right|3,219|| align=right|0,113|| align=right|6,22|| align=right|5,775||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27558)||2000 JW55|| align=right|13,7|| align=right|3,331|| align=right|0,078|| align=right|2,33|| align=right|6,079||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27559)||2000 JB66|| align=right|13,1|| align=right|3,392|| align=right|0,054|| align=right|15,36|| align=right|6,245||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27560)||2000 JK81|| align=right|13,8|| align=right|3,087|| align=right|0,188|| align=right|8,14|| align=right|5,423||MBA||8. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27561)||2000 KJ1|| align=right|12,1|| align=right|3,966|| align=right|0,205|| align=right|5,56|| align=right|7,898||HLD||24. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(27562)||2000 KJ54|| align=right|12,8|| align=right|3,083|| align=right|0,097|| align=right|15,22|| align=right|5,413||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27563)||2000 KD60|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,048|| align=right|5,59|| align=right|5,301||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27564)||2000 KE77|| align=right|14,1|| align=right|2,755|| align=right|0,099|| align=right|8,52|| align=right|4,571||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27565)||2000 KX81|| align=right|13,1|| align=right|2,949|| align=right|0,146|| align=right|10,49|| align=right|5,063||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27566)||2000 LX32|| align=right|13,7|| align=right|2,775|| align=right|0,158|| align=right|9,05|| align=right|4,621||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27567)||2000 OK36|| align=right|13,3|| align=right|3,115|| align=right|0,139|| align=right|10,03|| align=right|5,498||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27568)||2000 PT6|| align=right|14,4|| align=right|1,964|| align=right|0,028|| align=right|22,26|| align=right|2,751||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27569)||2000 QW122|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,048|| align=right|10,11|| align=right|5,598||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27570)||2000 QA150|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,087|| align=right|7,96|| align=right|4,616||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27571)||2000 QT204|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,097|| align=right|6,87|| align=right|4,591||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27572)||2000 QS227|| align=right|14,7|| align=right|3,023|| align=right|0,031|| align=right|1,37|| align=right|5,254||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27573)||2000 RU2|| align=right|13,9|| align=right|3,000|| align=right|0,090|| align=right|9,79|| align=right|5,194||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27574)||2000 RT16|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,147|| align=right|16,18|| align=right|5,474||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27575)||2000 RX29|| align=right|13,7|| align=right|2,783|| align=right|0,156|| align=right|6,29|| align=right|4,643||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27576)||2000 RM70|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,112|| align=right|2,90|| align=right|5,036||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27577)||2000 RZ76|| align=right|14,1|| align=right|2,648|| align=right|0,165|| align=right|12,63|| align=right|4,309||MBA||8. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27578)||2000 SX142|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,067|| align=right|5,83|| align=right|4,641||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27579)||2000 TA29|| align=right|13,4|| align=right|2,653|| align=right|0,107|| align=right|11,92|| align=right|4,320||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27580)||2000 UJ23|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,106|| align=right|5,34|| align=right|4,485||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27581)||2000 UR26|| align=right|14,0|| align=right|2,758|| align=right|0,117|| align=right|5,40|| align=right|4,580||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27582)||2000 UJ50|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,078|| align=right|2,34|| align=right|4,351||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27583)||2000 UF72|| align=right|13,7|| align=right|2,662|| align=right|0,174|| align=right|7,95|| align=right|4,343||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27584)||2000 UH99|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,185|| align=right|4,63|| align=right|4,581||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27585)||2000 VN1|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,214|| align=right|3,41|| align=right|4,070||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27586)||2000 XH34|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,191|| align=right|12,17|| align=right|4,106||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27587)||2000 XG39|| align=right|13,2|| align=right|2,646|| align=right|0,129|| align=right|13,65|| align=right|4,304||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27588)||2000 YP10|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,013|| align=right|4,57|| align=right|4,640||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27589)||2000 YV95|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,082|| align=right|1,00|| align=right|4,116||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(27590)||2000 YO132|| align=right|13,2|| align=right|3,200|| align=right|0,107|| align=right|23,20|| align=right|5,723||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27591)||2001 AL15|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,068|| align=right|5,24|| align=right|3,633||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27592)||2001 AL44|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,147|| align=right|10,10|| align=right|4,584||MBA||14. ledna 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(27593)||2001 CA13|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,079|| align=right|4,11|| align=right|3,520||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27594)||2001 CZ19|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,191|| align=right|8,52|| align=right|4,109||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27595)||2001 CR42|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,042|| align=right|9,25|| align=right|4,624||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27596)||2001 DH|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,246|| align=right|6,81|| align=right|5,198||MBA||16. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(27597)||2001 DF14|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,139|| align=right|5,20|| align=right|3,583||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27598)||2001 DZ28|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,166|| align=right|1,91|| align=right|5,662||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27599)||2001 FN2|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,261|| align=right|3,16|| align=right|3,591||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27600)||2001 FB26|| align=right|12,9|| align=right|3,140|| align=right|0,093|| align=right|12,24|| align=right|5,564||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27601)||2001 FC29|| align=right|15,9|| align=right|1,934|| align=right|0,078|| align=right|21,42|| align=right|2,690||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27602)||2001 FA34|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|2,19|| align=right|3,630||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27603)||2001 FL162|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|3,04|| align=right|3,530||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(27604)||2001 FY174|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,096|| align=right|7,71|| align=right|3,564||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27605)||2001 HN9|| align=right|13,2|| align=right|2,986|| align=right|0,090|| align=right|11,90|| align=right|5,160||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27606)||2001 KW|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,093|| align=right|7,50|| align=right|5,652||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27607)||2001 KN1|| align=right|14,5|| align=right|2,257|| align=right|0,206|| align=right|7,33|| align=right|3,390||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27608)||2001 KZ11|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,234|| align=right|5,79|| align=right|5,299||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27609)||2001 KO13|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,307|| align=right|5,82|| align=right|4,139||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27610)||2001 KB16|| align=right|15,3|| align=right|2,524|| align=right|0,059|| align=right|3,59|| align=right|4,009||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27611)||2001 KB17|| align=right|14,9|| align=right|2,844|| align=right|0,088|| align=right|14,33|| align=right|4,795||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27612)||2001 KG25|| align=right|14,8|| align=right|2,298|| align=right|0,236|| align=right|4,02|| align=right|3,483||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27613)||2001 KV28|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|7,13|| align=right|3,462||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27614)||2001 KN33|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,207|| align=right|13,86|| align=right|4,127||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27615)||2001 KX38|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,138|| align=right|8,83|| align=right|3,637||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27616)||2001 KY42|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,229|| align=right|12,83|| align=right|4,082||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27617)||2001 KX44|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,203|| align=right|11,88|| align=right|4,431||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27618)||2001 KL55|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,155|| align=right|6,52|| align=right|3,424||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27619)||2001 KS57|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,199|| align=right|5,15|| align=right|3,805||MBA||25. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27620)||2001 KO61|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,204|| align=right|18,33|| align=right|5,508||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27621)||2001 KF67|| align=right|11,9|| align=right|2,988|| align=right|0,146|| align=right|11,97|| align=right|5,165||MBA||26. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(27622)||2001 KS71|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,123|| align=right|5,17|| align=right|4,055||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27623)||2001 LE|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,159|| align=right|12,79|| align=right|4,280||MBA||3. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(27624)||2001 MD3|| align=right|13,1|| align=right|3,126|| align=right|0,157|| align=right|4,69|| align=right|5,526||MBA||19. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(27625)||2001 MX3|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,143|| align=right|13,05|| align=right|4,246||MBA||16. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(27626)||2001 NA|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|3,58|| align=right|4,233||MBA||1. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(27627)||2038 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,058|| align=right|5,96|| align=right|3,440||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27628)||2041 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,055|| align=right|14,79|| align=right|4,354||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27629)||2054 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,144|| align=right|4,76|| align=right|3,532||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27630)||2228 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,237|| align=right|4,50|| align=right|3,758||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27631)||3106 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,113|| align=right|9,17|| align=right|5,180||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27632)||3539 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,282|| align=right|0,066|| align=right|6,37|| align=right|3,446||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27633)||4005 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,990|| align=right|0,160|| align=right|6,99|| align=right|5,170||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27634)||4200 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,213|| align=right|4,91|| align=right|3,428||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27635)||4528 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,202|| align=right|2,43|| align=right|3,754||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27636)||4778 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,166|| align=right|0,122|| align=right|4,51|| align=right|3,187||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27637)||2070 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,117|| align=right|3,05|| align=right|4,133||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27638)||2287 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,353|| align=right|0,112|| align=right|6,19|| align=right|3,609||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27639)||3156 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,140|| align=right|13,62|| align=right|4,177||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27640)||3273 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,191|| align=right|2,31|| align=right|3,680||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27641)||4131 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,142|| align=right|2,81|| align=right|3,672||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27642)||4281 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,135|| align=right|2,55|| align=right|4,187||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27643)||1093 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,113|| align=right|6,33|| align=right|3,549||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27644)||1343 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,102|| align=right|3,01|| align=right|3,576||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27645)||2074 T-2|| align=right|15,7|| align=right|3,093|| align=right|0,159|| align=right|0,49|| align=right|5,439||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27646)||2266 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,038|| align=right|5,53|| align=right|3,556||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27647)||2312 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,164|| align=right|3,65|| align=right|4,051||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27648)||3222 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,144|| align=right|3,34|| align=right|3,542||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27649)||3327 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,185|| align=right|3,23|| align=right|5,692||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27650)||5137 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,101|| align=right|14,21|| align=right|4,052||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27651)||2025 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,161|| align=right|4,21|| align=right|3,461||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27652)||2462 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,200|| align=right|1,89|| align=right|3,608||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27653)||4208 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,204|| align=right|6,45|| align=right|4,051||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27654)||5739 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,116|| align=right|8,41|| align=right|4,145||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27655)||1968 OK|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,265|| align=right|15,81|| align=right|4,091||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(27656)||1974 OU1|| align=right|12,6|| align=right|3,023|| align=right|0,060|| align=right|10,21|| align=right|5,255||MBA||26. července 1974||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(27657)||1974 PC|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,294|| align=right|23,45|| align=right|3,385||MBA||12. srpna 1974||Palomar||T. Gehrels
|-
|(27658)||1978 RV|| align=right|13,7|| align=right|2,766|| align=right|0,298|| align=right|9,44|| align=right|4,600||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(27659)||1978 SO7|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,198|| align=right|2,70|| align=right|3,831||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(27660)||1978 TR7|| align=right|12,9|| align=right|2,793|| align=right|0,211|| align=right|9,33|| align=right|4,667||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(27661)||1978 UK6|| align=right|13,9|| align=right|2,470|| align=right|0,136|| align=right|5,29|| align=right|3,882||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(27662)||1978 UK7|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,175|| align=right|1,65|| align=right|3,802||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(27663)||1978 VP4|| align=right|14,7|| align=right|2,868|| align=right|0,059|| align=right|1,82|| align=right|4,857||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27664)||1978 VX5|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,170|| align=right|6,81|| align=right|3,356||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27665)||1978 VZ5|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,140|| align=right|4,57|| align=right|4,830||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27666)||1978 VU6|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,190|| align=right|1,66|| align=right|3,877||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27667)||1979 KJ|| align=right|12,6|| align=right|3,007|| align=right|0,049|| align=right|11,34|| align=right|5,214||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(27668)||1979 ME4|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,212|| align=right|15,18|| align=right|4,324||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27669)||1979 MQ4|| align=right|12,5|| align=right|3,063|| align=right|0,041|| align=right|8,92|| align=right|5,359||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27670)||1979 MY6|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,169|| align=right|2,78|| align=right|3,631||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27671)||1979 MG7|| align=right|16,0|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|2,77|| align=right|4,335||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27672)||1980 FA1|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,176|| align=right|7,32|| align=right|3,899||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(27673)||1980 UN1|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,240|| align=right|2,51|| align=right|4,221||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(27674)||1980 UR1|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,214|| align=right|7,72|| align=right|3,594||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(27675)||1981 CH|| align=right|13,7|| align=right|2,353|| align=right|0,190|| align=right|24,68|| align=right|3,609||MBA||2. února 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(27676)||1981 DH3|| align=right|14,1|| align=right|2,467|| align=right|0,215|| align=right|9,60|| align=right|3,874||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27677)||1981 EV3|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,078|| align=right|5,59|| align=right|3,791||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27678)||1981 EX3|| align=right|14,2|| align=right|2,746|| align=right|0,099|| align=right|7,92|| align=right|4,551||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27679)||1981 EA5|| align=right|14,1|| align=right|2,739|| align=right|0,158|| align=right|8,68|| align=right|4,532||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27680)||1981 EQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,224|| align=right|3,57|| align=right|4,344||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27681)||1981 EG10|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|4,00|| align=right|4,547||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27682)||1981 EC17|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|3,224||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27683)||1981 ED20|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,201|| align=right|4,89|| align=right|3,674||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27684)||1981 EX20|| align=right|14,6|| align=right|2,799|| align=right|0,089|| align=right|7,74|| align=right|4,683||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27685)||1981 EE21|| align=right|14,2|| align=right|2,724|| align=right|0,195|| align=right|12,13|| align=right|4,495||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27686)||1981 ES21|| align=right|13,8|| align=right|2,680|| align=right|0,164|| align=right|13,02|| align=right|4,388||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27687)||1981 EM23|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,214|| align=right|9,98|| align=right|5,575||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27688)||1981 EX23|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,090|| align=right|2,31|| align=right|4,630||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27689)||1981 EU25|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,216|| align=right|4,97|| align=right|3,809||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27690)||1981 EL27|| align=right|14,5|| align=right|2,704|| align=right|0,095|| align=right|3,05|| align=right|4,445||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27691)||1981 EA29|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,211|| align=right|8,47|| align=right|4,497||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27692)||1981 EC34|| align=right|14,2|| align=right|2,771|| align=right|0,176|| align=right|6,72|| align=right|4,611||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27693)||1981 EG34|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,088|| align=right|7,25|| align=right|3,739||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27694)||1981 EX34|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,021|| align=right|7,67|| align=right|4,600||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27695)||1981 EW36|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,060|| align=right|5,40|| align=right|4,669||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27696)||1981 EG40|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,207|| align=right|1,86|| align=right|5,752||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27697)||1981 EM45|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,102|| align=right|10,71|| align=right|4,544||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27698)||1981 EN47|| align=right|15,3|| align=right|2,180|| align=right|0,227|| align=right|7,02|| align=right|3,218||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27699)||1982 JV1|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,155|| align=right|3,90|| align=right|3,489||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(27700)||1982 SW3|| align=right|14,0|| align=right|2,159|| align=right|0,221|| align=right|5,83|| align=right|3,172||MBA||28. září 1982||Palomar||J. Gibson
|-
|(27701)||1983 QR|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,148|| align=right|1,12|| align=right|3,223||MBA||30. srpna 1983||Palomar||J. Gibson
|-
|(27702)||1984 SE1|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,217|| align=right|7,78|| align=right|4,593||MBA||27. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(27703)||1984 SA2|| align=right|13,9|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|4,53|| align=right|3,432||MBA||29. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(27704)||1984 WB4|| align=right|13,1|| align=right|2,666|| align=right|0,036|| align=right|21,10|| align=right|4,353||MBA||27. listopadu 1984||Caussols||CERGA
|-
|(27705)||1985 DU1|| align=right|13,4|| align=right|2,759|| align=right|0,104|| align=right|3,26|| align=right|4,582||MBA||16. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27706) Strogen||1985 TM3|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,197|| align=right|11,05|| align=right|5,575||MBA||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(27707)||1986 QY3|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|3,65|| align=right|3,755||MBA||31. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27708)||1987 WP|| align=right|13,0|| align=right|2,403|| align=right|0,280|| align=right|21,09|| align=right|3,726||MBA||20. listopadu 1987||Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|(27709)||1988 CU3|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,074|| align=right|9,36|| align=right|5,188||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27710) Henseling||1988 RY1|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,194|| align=right|3,44|| align=right|3,263||MBA||7. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27711) Kirschvink||1988 VT4|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,235|| align=right|23,49|| align=right|3,471||MBA||4. listopadu 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(27712) Coudray||1988 VR7|| align=right|15,1|| align=right|2,186|| align=right|0,185|| align=right|3,07|| align=right|3,231||MBA||3. listopadu 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27713)||1989 AA|| align=right|14,4|| align=right|1,932|| align=right|0,084|| align=right|18,13|| align=right|2,685||MBA||2. ledna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(27714)||1989 BR|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|4,66|| align=right|3,394||MBA||29. ledna 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(27715)||1989 CR1|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,164|| align=right|8,53|| align=right|3,561||MBA||5. února 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(27716)||1989 CX1|| align=right|13,7|| align=right|2,856|| align=right|0,243|| align=right|6,05|| align=right|4,827||MBA||13. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(27717)||1989 CF3|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,046|| align=right|6,50|| align=right|3,575||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27718)||1989 GH3|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,128|| align=right|7,76|| align=right|3,699||MBA||2. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27719) Fast||1989 SR3|| align=right|12,9|| align=right|3,404|| align=right|0,059|| align=right|3,57|| align=right|6,279||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27720)||1989 UP3|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,147|| align=right|12,60|| align=right|4,232||MBA||26. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(27721)||1989 WJ|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,135|| align=right|15,07|| align=right|4,193||MBA||20. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(27722)||1990 OB2|| align=right|13,2|| align=right|3,023|| align=right|0,343|| align=right|11,76|| align=right|5,255||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27723)||1990 QA|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,207|| align=right|20,02|| align=right|5,463||MBA||19. srpna 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27724)||1990 QA1|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,186|| align=right|3,16|| align=right|3,515||MBA||21. srpna 1990||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(27725)||1990 QF4|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,066|| align=right|7,26|| align=right|3,612||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27726)||1990 QM5|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,239|| align=right|2,93|| align=right|5,371||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27727)||1990 QM7|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,107|| align=right|6,17|| align=right|3,642||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27728)||1990 QD8|| align=right|13,4|| align=right|3,209|| align=right|0,141|| align=right|6,03|| align=right|5,746||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27729)||1990 QK9|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,118|| align=right|7,12|| align=right|3,619||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27730)||1990 QU9|| align=right|12,4|| align=right|3,122|| align=right|0,088|| align=right|15,72|| align=right|5,516||MBA||26. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27731)||1990 RK3|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,218|| align=right|1,21|| align=right|3,665||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27732)||1990 RH7|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,199|| align=right|2,29|| align=right|5,509||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27733)||1990 RM7|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,141|| align=right|1,27|| align=right|5,540||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27734)||1990 RA8|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|2,54|| align=right|3,702||MBA||14. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27735)||1990 SZ5|| align=right|13,0|| align=right|3,137|| align=right|0,075|| align=right|14,53|| align=right|5,555||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27736)||1990 SA6|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,332|| align=right|11,31|| align=right|5,567||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27737)||1990 SA8|| align=right|14,5|| align=right|2,433|| align=right|0,169|| align=right|3,28|| align=right|3,793||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27738)||1990 TT4|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,232|| align=right|10,85|| align=right|5,571||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27739)||1990 UV|| align=right|14,4|| align=right|2,398|| align=right|0,116|| align=right|7,11|| align=right|3,713||MBA||17. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(27740)||1990 UC1|| align=right|13,7|| align=right|2,396|| align=right|0,215|| align=right|10,31|| align=right|3,709||MBA||20. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(27741)||1990 UJ4|| align=right|13,2|| align=right|2,447|| align=right|0,123|| align=right|11,14|| align=right|3,826||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27742)||1990 UP4|| align=right|14,5|| align=right|2,448|| align=right|0,190|| align=right|5,52|| align=right|3,829||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27743)||1990 VM|| align=right|12,8|| align=right|3,162|| align=right|0,170|| align=right|8,71|| align=right|5,623||MBA||8. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27744)||1990 VO6|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,114|| align=right|6,88|| align=right|3,833||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27745)||1990 WS|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,109|| align=right|6,48|| align=right|3,685||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27746)||1990 WE3|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,180|| align=right|2,98|| align=right|3,839||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27747)||1990 YW|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,242|| align=right|12,74|| align=right|5,571||MBA||18. prosince 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(27748) Vivianhoette||1991 AL|| align=right|13,5|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|5,52|| align=right|3,803||MBA||9. ledna 1991||Yatsugatake||S. Izumikawa; O. Muramatsu
|-
|(27749)||1991 BJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,170|| align=right|3,58|| align=right|4,167||MBA||23. ledna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27750)||1991 CW2|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,128|| align=right|8,05|| align=right|3,916||MBA||14. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(27751)||1991 FQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,711|| align=right|0,130|| align=right|4,61|| align=right|4,463||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27752)||1991 GL8|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,137|| align=right|3,17|| align=right|4,529||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27753)||1991 PF5|| align=right|14,5|| align=right|2,235|| align=right|0,121|| align=right|4,62|| align=right|3,340||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27754)||1991 PP9|| align=right|13,4|| align=right|2,780|| align=right|0,215|| align=right|6,84|| align=right|4,634||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27755)||1991 PD11|| align=right|14,3|| align=right|2,209|| align=right|0,199|| align=right|6,35|| align=right|3,282||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27756)||1991 PS14|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,197|| align=right|4,20|| align=right|3,333||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27757)||1991 PO18|| align=right|13,7|| align=right|2,250|| align=right|0,213|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27758) Michelson||1991 RJ4|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,094|| align=right|8,68|| align=right|5,272||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(27759)||1991 RE6|| align=right|12,9|| align=right|3,002|| align=right|0,085|| align=right|10,39|| align=right|5,201||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27760)||1991 RB7|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,190|| align=right|4,48|| align=right|3,347||MBA||2. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27761)||1991 RL13|| align=right|15,2|| align=right|2,213|| align=right|0,177|| align=right|2,40|| align=right|3,292||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27762)||1991 RD16|| align=right|15,5|| align=right|2,218|| align=right|0,201|| align=right|4,75|| align=right|3,302||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27763)||1991 RN22|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,208|| align=right|4,97|| align=right|3,398||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(27764) von Flüe||1991 RV40|| align=right|13,6|| align=right|2,913|| align=right|0,064|| align=right|2,07|| align=right|4,972||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27765) Brockhaus||1991 RJ41|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,129|| align=right|7,69|| align=right|3,450||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27766)||1991 TO|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,116|| align=right|5,14|| align=right|3,391||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27767)||1991 TP|| align=right|13,0|| align=right|3,071|| align=right|0,105|| align=right|14,02|| align=right|5,381||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27768)||1991 UV1|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,173|| align=right|6,93|| align=right|3,487||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27769)||1991 UA3|| align=right|13,6|| align=right|3,012|| align=right|0,196|| align=right|8,97|| align=right|5,227||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27770)||1991 VF1|| align=right|14,4|| align=right|2,252|| align=right|0,122|| align=right|3,64|| align=right|3,379||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27771)||1991 VY2|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,106|| align=right|6,64|| align=right|3,456||MBA||5. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(27772)||1991 VD6|| align=right|14,2|| align=right|2,950|| align=right|0,141|| align=right|7,95|| align=right|5,066||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27773)||1991 VN8|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,142|| align=right|1,54|| align=right|3,356||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27774)||1991 YB1|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,168|| align=right|3,27|| align=right|3,435||MBA||29. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(27775)||1992 CA3|| align=right|13,8|| align=right|2,348|| align=right|0,060|| align=right|6,51|| align=right|3,598||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27776) Cortland||1992 DH1|| align=right|14,6|| align=right|1,919|| align=right|0,087|| align=right|21,04|| align=right|2,659||MBA||25. února 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(27777)||1992 DN3|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,123|| align=right|2,67|| align=right|3,877||MBA||25. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27778)||1992 DF6|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|3,50|| align=right|3,700||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27779)||1992 DY8|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,091|| align=right|2,99|| align=right|3,809||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27780)||1992 ER18|| align=right|14,7|| align=right|2,476|| align=right|0,127|| align=right|9,47|| align=right|3,896||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27781)||1992 EE19|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,173|| align=right|5,30|| align=right|3,354||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27782)||1992 EH24|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,189|| align=right|7,15|| align=right|3,789||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27783)||1992 GV3|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,036|| align=right|9,99|| align=right|4,104||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27784)||1992 OE|| align=right|13,6|| align=right|2,744|| align=right|0,204|| align=right|27,14|| align=right|4,545||MBA||27. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27785)||1992 OE3|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,222|| align=right|3,06|| align=right|4,436||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27786)||1992 PN1|| align=right|13,5|| align=right|2,667|| align=right|0,186|| align=right|11,46|| align=right|4,355||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27787)||1992 UO6|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,244|| align=right|8,69|| align=right|4,668||MBA||28. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27788)||1993 AS|| align=right|12,5|| align=right|3,171|| align=right|0,072|| align=right|21,43|| align=right|5,647||MBA||13. ledna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27789)||1993 BB7|| align=right|12,2|| align=right|3,069|| align=right|0,053|| align=right|10,37|| align=right|5,377||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27790)||1993 CG1|| align=right|12,8|| align=right|3,173|| align=right|0,055|| align=right|10,27|| align=right|5,652||MBA||13. února 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(27791) Masaru||1993 DD1|| align=right|13,8|| align=right|2,188|| align=right|0,057|| align=right|4,75|| align=right|3,236||MBA||24. února 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(27792)||1993 DR2|| align=right|12,7|| align=right|3,021|| align=right|0,099|| align=right|8,90|| align=right|5,249||MBA||20. února 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27793)||1993 FL1|| align=right|13,7|| align=right|2,337|| align=right|0,059|| align=right|7,27|| align=right|3,573||MBA||25. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27794)||1993 FY5|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,078|| align=right|4,57|| align=right|3,544||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27795)||1993 FO12|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|4,73|| align=right|3,568||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27796)||1993 FK13|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,127|| align=right|7,05|| align=right|3,589||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27797)||1993 FQ17|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|6,08|| align=right|3,458||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27798)||1993 FJ19|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,120|| align=right|13,16|| align=right|3,990||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27799)||1993 FQ23|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,094|| align=right|6,11|| align=right|3,405||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27800)||1993 FA28|| align=right|14,7|| align=right|2,268|| align=right|0,091|| align=right|4,68|| align=right|3,414||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27801)||1993 FS28|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,121|| align=right|2,88|| align=right|3,463||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27802)||1993 FY30|| align=right|12,7|| align=right|3,121|| align=right|0,235|| align=right|16,48|| align=right|5,512||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27803)||1993 FU35|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,159|| align=right|2,38|| align=right|5,742||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27804)||1993 FP38|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,153|| align=right|7,02|| align=right|3,500||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27805)||1993 FJ40|| align=right|14,0|| align=right|2,279|| align=right|0,051|| align=right|5,71|| align=right|3,439||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27806)||1993 FS46|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,093|| align=right|5,23|| align=right|3,545||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27807)||1993 FF49|| align=right|13,5|| align=right|2,937|| align=right|0,242|| align=right|6,63|| align=right|5,033||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27808)||1993 FT56|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,119|| align=right|4,99|| align=right|3,553||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27809)||1993 HS1|| align=right|13,8|| align=right|2,247|| align=right|0,114|| align=right|8,23|| align=right|3,367||MBA||20. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27810) Daveturner||1993 OC2|| align=right|13,9|| align=right|1,935|| align=right|0,055|| align=right|18,41|| align=right|2,691||MBA||23. července 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(27811)||1993 OA7|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,130|| align=right|3,40|| align=right|3,750||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27812)||1993 OJ8|| align=right|14,1|| align=right|2,430|| align=right|0,167|| align=right|1,37|| align=right|3,787||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27813)||1993 PS3|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,192|| align=right|3,96|| align=right|4,043||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27814)||1993 RR|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,349|| align=right|7,50|| align=right|4,114||MBA||16. září 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27815)||1993 SA1|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,283|| align=right|11,00|| align=right|4,141||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27816)||1993 TH2|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,203|| align=right|3,20|| align=right|4,217||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27817)||1993 TO17|| align=right|15,0|| align=right|2,611|| align=right|0,075|| align=right|3,50|| align=right|4,218||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27818)||1993 TH24|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,074|| align=right|3,18|| align=right|4,857||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27819)||1993 TG27|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,204|| align=right|3,99|| align=right|4,068||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27820)||1993 TD34|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,044|| align=right|7,98|| align=right|4,320||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27821)||1993 TU34|| align=right|14,6|| align=right|3,467|| align=right|0,064|| align=right|1,23|| align=right|6,454||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27822)||1993 UG1|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,183|| align=right|14,26|| align=right|4,051||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(27823)||1993 UC8|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,224|| align=right|4,51|| align=right|4,074||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27824)||1993 UD8|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,219|| align=right|5,68|| align=right|4,130||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27825)||1993 VP|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,151|| align=right|13,46|| align=right|4,310||MBA||9. listopadu 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(27826)||1993 WQ|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,225|| align=right|5,07|| align=right|4,080||MBA||22. listopadu 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(27827)||1993 XJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,753|| align=right|0,110|| align=right|6,99|| align=right|4,567||MBA||9. prosince 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(27828)||1994 AY2|| align=right|13,3|| align=right|2,709|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|4,458||MBA||12. ledna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27829)||1994 BM4|| align=right|13,3|| align=right|2,801|| align=right|0,187|| align=right|6,87|| align=right|4,687||MBA||21. ledna 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(27830)||1994 CK14|| align=right|13,1|| align=right|2,979|| align=right|0,107|| align=right|10,95|| align=right|5,141||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27831)||1994 DF|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,166|| align=right|12,87|| align=right|4,317||MBA||18. února 1994||Oohira||T. Urata
|-
|(27832)||1994 EW|| align=right|17,4|| align=right|2,132|| align=right|0,198|| align=right|00,27|| align=right|3,113||MBA||10. března 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27833)||1994 PB4|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,166|| align=right|2,58|| align=right|3,529||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27834)||1994 PW13|| align=right|14,2|| align=right|2,336|| align=right|0,061|| align=right|6,65|| align=right|3,570||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27835)||1994 PZ13|| align=right|13,6|| align=right|3,099|| align=right|0,061|| align=right|15,28|| align=right|5,454||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27836)||1994 PQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,286|| align=right|0,113|| align=right|5,38|| align=right|3,455||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27837)||1994 PU16|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,131|| align=right|4,24|| align=right|3,558||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27838)||1994 PU20|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,113|| align=right|5,93|| align=right|3,526||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27839)||1994 PX20|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,104|| align=right|1,76|| align=right|3,638||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27840)||1994 PJ28|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,184|| align=right|2,87|| align=right|3,555||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27841)||1994 PS36|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,171|| align=right|3,22|| align=right|3,534||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27842)||1994 QJ|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,230|| align=right|24,86|| align=right|3,607||MBA||28. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27843)||1994 RM3|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,114|| align=right|4,60|| align=right|3,532||MBA||5. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27844)||1994 TG1|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|5,53|| align=right|3,457||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27845) Josephmeyer||1994 TJ16|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,158|| align=right|3,38|| align=right|3,654||MBA||5. října 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27846) Honegger||1994 TT16|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,216|| align=right|2,83|| align=right|3,597||MBA||5. října 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27847)||1994 UT|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,139|| align=right|4,62|| align=right|3,553||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27848)||1994 UZ|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|1,95|| align=right|3,665||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27849) Suyumbika||1994 UU1|| align=right|14,6|| align=right|2,255|| align=right|0,203|| align=right|5,03|| align=right|3,386||MBA||29. října 1994||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(27850)||1994 UD2|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,244|| align=right|5,92|| align=right|3,569||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27851)||1994 VG2|| align=right|13,3|| align=right|2,311|| align=right|0,206|| align=right|22,49|| align=right|3,512||MBA||8. listopadu 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(27852)||1994 WQ|| align=right|14,6|| align=right|2,481|| align=right|0,094|| align=right|9,43|| align=right|3,907||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27853)||1994 XA1|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,211|| align=right|1,79|| align=right|3,620||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27854)||1994 YG1|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,115|| align=right|8,94|| align=right|4,047||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27855)||1995 AK|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,081|| align=right|4,81|| align=right|4,064||MBA||4. ledna 1995||Sormano||A. Testa; F. Manca
|-
|(27856)||1995 AX3|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,146|| align=right|9,75|| align=right|4,082||MBA||2. ledna 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27857)||1995 BZ|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,166|| align=right|10,30|| align=right|4,531||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27858)||1995 BZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,182|| align=right|5,00|| align=right|3,734||MBA||30. ledna 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27859)||1995 BB2|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,088|| align=right|11,44|| align=right|4,296||MBA||29. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27860)||1995 BV2|| align=right|13,2|| align=right|2,619|| align=right|0,098|| align=right|11,53|| align=right|4,239||MBA||27. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27861)||1995 BL4|| align=right|13,1|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|12,23|| align=right|4,136||MBA||28. ledna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27862)||1995 BJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,522|| align=right|0,103|| align=right|2,99|| align=right|4,005||MBA||23. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27863)||1995 DZ5|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,141|| align=right|1,55|| align=right|4,296||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27864) Antongraff||1995 EA9|| align=right|13,3|| align=right|2,759|| align=right|0,141|| align=right|9,41|| align=right|4,582||MBA||5. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27865)||1995 FQ|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,115|| align=right|13,22|| align=right|4,521||MBA||30. března 1995||La Silla||S. Mottola; E. Koldewey
|-
|(27866)||1995 FZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,044|| align=right|4,82|| align=right|4,506||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27867)||1995 KF4|| align=right|12,9|| align=right|2,618|| align=right|0,129|| align=right|11,58|| align=right|4,235||MBA||26. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27868)||1995 MY1|| align=right|14,6|| align=right|3,039|| align=right|0,064|| align=right|8,87|| align=right|5,296||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27869)||1995 SR45|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,150|| align=right|1,08|| align=right|3,683||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27870)||1995 VW|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,167|| align=right|3,19|| align=right|3,663||MBA||12. listopadu 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(27871)||1995 VL15|| align=right|15,7|| align=right|2,219|| align=right|0,165|| align=right|4,86|| align=right|3,305||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27872)||1995 WU7|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,064|| align=right|3,90|| align=right|3,415||MBA||28. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27873)||1995 XP1|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,163|| align=right|2,83|| align=right|3,611||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27874)||1995 YM1|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,129|| align=right|6,60|| align=right|3,514||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27875)||1996 BL3|| align=right|14,9|| align=right|2,427|| align=right|0,133|| align=right|4,88|| align=right|3,779||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27876)||1996 BM4|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,118|| align=right|6,52|| align=right|3,540||MBA||24. ledna 1996||Socorro||Socorro
|-
|(27877)||1996 BX4|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,099|| align=right|4,62|| align=right|3,619||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27878)||1996 CE1|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,152|| align=right|5,71|| align=right|3,527||MBA||11. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27879) Shibata||1996 CZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|5,76|| align=right|3,542||MBA||15. února 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(27880)||1996 EQ|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,078|| align=right|6,03|| align=right|3,669||MBA||14. března 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27881)||1996 EC1|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,063|| align=right|1,95|| align=right|4,003||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27882)||1996 EJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,129|| align=right|2,49|| align=right|3,719||MBA||10. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27883)||1996 ET1|| align=right|13,7|| align=right|2,592|| align=right|0,160|| align=right|12,24|| align=right|4,172||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27884)||1996 EZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,121|| align=right|6,93|| align=right|3,636||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27885)||1996 ED2|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,177|| align=right|9,99|| align=right|3,532||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27886)||1996 ER12|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,215|| align=right|4,88|| align=right|3,484||MBA||13. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27887)||1996 GU1|| align=right|13,9|| align=right|2,350|| align=right|0,074|| align=right|6,72|| align=right|3,602||MBA||12. dubna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27888)||1996 GG5|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,225|| align=right|4,49|| align=right|3,775||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27889)||1996 GR17|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,151|| align=right|6,40|| align=right|3,716||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27890)||1996 GG18|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,015|| align=right|4,61|| align=right|4,588||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27891)||1996 HY|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,131|| align=right|12,46|| align=right|4,290||MBA||20. dubna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27892)||1996 HG25|| align=right|14,4|| align=right|2,465|| align=right|0,119|| align=right|2,20|| align=right|3,870||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27893)||1996 HK25|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,214|| align=right|4,58|| align=right|4,367||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27894)||1996 JU12|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,154|| align=right|12,58|| align=right|4,077||MBA||10. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27895)||1996 LL|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,105|| align=right|14,41|| align=right|4,170||MBA||6. června 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27896)||1996 NB|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,087|| align=right|11,38|| align=right|5,119||MBA||13. července 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(27897)||1996 NF4|| align=right|13,2|| align=right|2,962|| align=right|0,112|| align=right|7,92|| align=right|5,098||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27898)||1996 OS2|| align=right|14,4|| align=right|2,731|| align=right|0,093|| align=right|2,47|| align=right|4,511||MBA||23. července 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(27899)||1996 QF|| align=right|14,2|| align=right|2,918|| align=right|0,083|| align=right|2,61|| align=right|4,983||MBA||18. srpna 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27900)||1996 RM|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,094|| align=right|16,72|| align=right|5,024||MBA||7. září 1996||Sormano||V. Giuliani; P. Chiavenna
|-
|(27901)||1996 RR4|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,079|| align=right|4,28|| align=right|5,430||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27902)||1996 RA5|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,148|| align=right|8,56|| align=right|5,146||MBA||13. září 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(27903)||1996 RS11|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,117|| align=right|7,95|| align=right|5,633||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27904)||1996 SV4|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,192|| align=right|1,51|| align=right|5,285||MBA||20. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27905)||1996 SK6|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,257|| align=right|6,23|| align=right|5,697||MBA||20. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27906)||1996 TZ7|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,056|| align=right|2,56|| align=right|5,476||MBA||12. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27907)||1996 TU9|| align=right|14,6|| align=right|3,036|| align=right|0,180|| align=right|9,74|| align=right|5,288||MBA||15. října 1996||Kleť||Klet
|-
|(27908)||1996 TX9|| align=right|14,3|| align=right|2,848|| align=right|0,078|| align=right|4,14|| align=right|4,806||MBA||4. října 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(27909)||1996 TD11|| align=right|13,5|| align=right|3,063|| align=right|0,262|| align=right|2,61|| align=right|5,360||MBA||14. října 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(27910)||1996 TA14|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,201|| align=right|17,57|| align=right|4,545||MBA||10. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27911)||1996 TC14|| align=right|12,4|| align=right|2,999|| align=right|0,103|| align=right|8,98|| align=right|5,193||MBA||10. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27912)||1996 TJ14|| align=right|13,3|| align=right|2,985|| align=right|0,099|| align=right|9,30|| align=right|5,155||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27913)||1996 TC41|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,075|| align=right|10,64|| align=right|5,363||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27914)||1996 TN41|| align=right|13,9|| align=right|2,831|| align=right|0,086|| align=right|3,15|| align=right|4,762||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27915) Nancywright||1996 UU1|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,144|| align=right|4,97|| align=right|5,628||MBA||30. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27916)||1996 VX1|| align=right|13,1|| align=right|2,885|| align=right|0,118|| align=right|10,94|| align=right|4,900||MBA||1. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27917) Edoardo||1996 VU2|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,231|| align=right|2,37|| align=right|5,461||MBA||6. listopadu 1996||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(27918)||1996 VJ4|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,067|| align=right|14,18|| align=right|5,729||MBA||6. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(27919)||1996 VP4|| align=right|13,9|| align=right|3,080|| align=right|0,158|| align=right|2,34|| align=right|5,404||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27920)||1996 VV8|| align=right|12,2|| align=right|3,182|| align=right|0,098|| align=right|18,10|| align=right|5,674||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27921)||1996 VY26|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,161|| align=right|1,00|| align=right|5,521||MBA||11. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27922) Mascheroni||1996 XW8|| align=right|12,6|| align=right|3,050|| align=right|0,067|| align=right|8,98|| align=right|5,325||MBA||8. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27923)||1996 XJ32|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,160|| align=right|1,45|| align=right|5,633||MBA||4. prosince 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(27924)||1997 AZ10|| align=right|16,4|| align=right|2,238|| align=right|0,104|| align=right|1,23|| align=right|3,348||MBA||9. ledna 1997||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27925)||1997 CJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,190|| align=right|3,18|| align=right|3,549||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27926)||1997 EM15|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,155|| align=right|6,32|| align=right|3,357||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27927)||1997 EQ32|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,219|| align=right|7,08|| align=right|3,373||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27928)||1997 EG38|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,039|| align=right|6,49|| align=right|3,411||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27929)||1997 FC1|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,093|| align=right|7,15|| align=right|3,592||MBA||28. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27930)||1997 GN6|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,047|| align=right|6,83|| align=right|4,107||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27931)||1997 GU7|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,214|| align=right|3,71|| align=right|3,540||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27932)||1997 GF8|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|5,51|| align=right|3,506||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27933)||1997 GW14|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,202|| align=right|3,03|| align=right|3,498||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27934)||1997 HT11|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,229|| align=right|4,62|| align=right|3,591||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27935)||1997 JN|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,150|| align=right|4,19|| align=right|3,301||MBA||2. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27936)||1997 JF12|| align=right|15,2|| align=right|3,035|| align=right|0,095|| align=right|1,24|| align=right|5,286||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27937)||1997 JJ13|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,215|| align=right|3,38|| align=right|3,471||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27938)||1997 JG16|| align=right|13,1|| align=right|3,057|| align=right|0,178|| align=right|17,90|| align=right|5,345||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27939)||1997 LL2|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,154|| align=right|5,97|| align=right|3,498||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27940)||1997 LB4|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,205|| align=right|1,34|| align=right|4,144||MBA||9. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27941)||1997 LB6|| align=right|14,7|| align=right|2,803|| align=right|0,085|| align=right|9,78|| align=right|4,692||MBA||13. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27942)||1997 LL9|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,197|| align=right|3,07|| align=right|3,588||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27943)||1997 LB12|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,077|| align=right|2,82|| align=right|3,542||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27944)||1997 MA3|| align=right|14,4|| align=right|2,266|| align=right|0,176|| align=right|5,17|| align=right|3,411||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27945)||1997 MK3|| align=right|14,5|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|1,64|| align=right|3,655||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(27946)||1997 NA|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,181|| align=right|5,69|| align=right|3,369||MBA||1. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27947) Emilemathieu||1997 NH3|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,054|| align=right|22,03|| align=right|3,785||MBA||9. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27948)||1997 NQ3|| align=right|15,0|| align=right|2,398|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|3,714||MBA||6. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27949)||1997 NU4|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,134|| align=right|9,94|| align=right|3,509||MBA||8. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27950)||1997 OF1|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,212|| align=right|1,59|| align=right|3,721||MBA||30. července 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(27951)||1997 OG2|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,202|| align=right|1,94|| align=right|3,678||MBA||30. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27952) Atapuerca||1997 PR4|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,085|| align=right|5,78|| align=right|3,667||MBA||11. srpna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(27953)||1997 PF5|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,207|| align=right|2,25|| align=right|3,732||MBA||11. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27954)||1997 QB4|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|15,38|| align=right|4,048||MBA||27. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27955)||1997 QU4|| align=right|14,7|| align=right|2,399|| align=right|0,212|| align=right|6,88|| align=right|3,714||MBA||24. srpna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(27956)||1997 RC|| align=right|13,9|| align=right|2,855|| align=right|0,031|| align=right|3,02|| align=right|4,823||MBA||1. září 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(27957)||1997 RV8|| align=right|13,8|| align=right|2,482|| align=right|0,189|| align=right|5,41|| align=right|3,910||MBA||12. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27958)||1997 RP9|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,211|| align=right|2,61|| align=right|3,794||MBA||9. září 1997||Sormano||V. Giuliani
|-
|(27959) Fagioli||1997 SE1|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,065|| align=right|6,63|| align=right|3,607||MBA||19. září 1997||San Marcello||L. Tesi
|-
|(27960)||1997 SN1|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,166|| align=right|12,26|| align=right|4,409||MBA||21. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27961)||1997 SU1|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,166|| align=right|2,31|| align=right|4,069||MBA||22. září 1997||Kleť||Klet
|-
|(27962)||1997 SY1|| align=right|15,7|| align=right|2,746|| align=right|0,185|| align=right|1,67|| align=right|4,550||MBA||23. září 1997||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(27963)||1997 ST2|| align=right|15,6|| align=right|2,868|| align=right|0,065|| align=right|1,22|| align=right|4,856||MBA||25. září 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(27964)||1997 SW15|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,136|| align=right|1,38|| align=right|4,271||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27965)||1997 SH25|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,159|| align=right|2,53|| align=right|3,754||MBA||29. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27966)||1997 SA34|| align=right|13,7|| align=right|2,912|| align=right|0,214|| align=right|9,77|| align=right|4,969||MBA||16. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27967)||1997 TE|| align=right|13,5|| align=right|2,626|| align=right|0,191|| align=right|9,46|| align=right|4,254||MBA||1. října 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(27968)||1997 TM1|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,155|| align=right|00,87|| align=right|3,745||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27969)||1997 TT3|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,181|| align=right|12,72|| align=right|4,589||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27970)||1997 TR9|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,062|| align=right|00,89|| align=right|4,353||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27971)||1997 TO12|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,180|| align=right|1,70|| align=right|4,083||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27972)||1997 TA18|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,181|| align=right|11,46|| align=right|4,285||MBA||8. října 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(27973)||1997 TR25|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,284|| align=right|7,06|| align=right|4,101||MBA||12. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27974) Drejsl||1997 UH|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,113|| align=right|14,30|| align=right|4,265||MBA||19. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27975) Mazurkiewicz||1997 UJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,121|| align=right|4,11|| align=right|4,517||MBA||23. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27976)||1997 UY3|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,154|| align=right|2,73|| align=right|4,154||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27977) Distratis||1997 UK5|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,222|| align=right|13,50|| align=right|4,076||MBA||25. října 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(27978) Lubosluka||1997 UN9|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,138|| align=right|1,46|| align=right|4,265||MBA||29. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27979)||1997 UH19|| align=right|15,1|| align=right|2,988|| align=right|0,051|| align=right|2,76|| align=right|5,163||MBA||28. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27980)||1997 UA21|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,088|| align=right|9,58|| align=right|4,132||MBA||27. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27981)||1997 UK21|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,169|| align=right|4,06|| align=right|4,163||MBA||20. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27982)||1997 UH22|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,124|| align=right|5,37|| align=right|4,796||MBA||26. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(27983) Bernardi||1997 UU24|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,154|| align=right|3,45|| align=right|4,171||MBA||26. října 1997||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(27984) Herminefranz||1997 VN|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,205|| align=right|3,91|| align=right|4,535||MBA||1. listopadu 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(27985) Remanzacco||1997 VC1|| align=right|13,5|| align=right|2,882|| align=right|0,025|| align=right|3,13|| align=right|4,891||MBA||2. listopadu 1997||Remanzacco||Remanzacco
|-
|(27986) Hanuš||1997 VV2|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|9,36|| align=right|4,135||MBA||4. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27987)||1997 VR3|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,213|| align=right|00,87|| align=right|4,194||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27988) Menabrea||1997 VA4|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,212|| align=right|7,49|| align=right|5,313||MBA||7. listopadu 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27989)||1997 VG4|| align=right|13,4|| align=right|3,187|| align=right|0,176|| align=right|2,04|| align=right|5,688||MBA||7. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27990)||1997 VD6|| align=right|12,5|| align=right|3,045|| align=right|0,050|| align=right|10,63|| align=right|5,313||MBA||9. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27991)||1997 VW6|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,117|| align=right|00,83|| align=right|5,024||MBA||6. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(27992)||1997 VR7|| align=right|12,6|| align=right|3,058|| align=right|0,081|| align=right|10,23|| align=right|5,346||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27993)||1997 WK|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,008|| align=right|1,83|| align=right|4,265||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27994)||1997 WM1|| align=right|12,8|| align=right|3,062|| align=right|0,070|| align=right|8,47|| align=right|5,358||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27995)||1997 WL2|| align=right|14,6|| align=right|2,123|| align=right|0,272|| align=right|3,47|| align=right|3,093||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27996)||1997 WJ5|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,175|| align=right|1,70|| align=right|5,620||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27997)||1997 WV7|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,146|| align=right|00,78|| align=right|3,665||MBA||23. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(27998)||1997 WU8|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,128|| align=right|2,62|| align=right|4,500||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(27999)||1997 WV21|| align=right|13,3|| align=right|2,929|| align=right|0,053|| align=right|1,87|| align=right|5,013||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28000)||1997 WC35|| align=right|13,1|| align=right|2,926|| align=right|0,024|| align=right|3,44|| align=right|5,003||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek